

Seznam 

|-
|(1) Ceres|| || align=right|3,34|| align=right|2,766|| align=right|0,081|| align=right|10,59|| align=right|4,599||MBA||1. ledna 1801|| Palermo || Giuseppe Piazzi (1/1)
|-
|(2) Pallas|| || align=right|4,13|| align=right|2,773|| align=right|0,231|| align=right|34,85|| align=right|4,616||MBA||28. března 1802|| Brémy || Heinrich Wilhelm Olbers (1/2)
|-
|(3) Juno|| || align=right|5,33|| align=right|2,668|| align=right|0,259|| align=right|12,98|| align=right|4,358||MBA||1. září 1804|| Lilienthal|| Karl Ludwig Harding (1/1)
|-
|(4) Vesta|| || align=right|3,20|| align=right|2,362|| align=right|0,090|| align=right|7,14|| align=right|3,629||MBA||29. března 1807|| Brémy || Heinrich Wilhelm Olbers (2/2)
|-
|(5) Astraea|| || align=right|6,85|| align=right|2,574|| align=right|0,193|| align=right|5,37|| align=right|4,129||MBA||8. prosince 1845|| Driesen || Karl Ludwig Hencke (1/2)
|-
|(6) Hebe|| || align=right|5,71|| align=right|2,426|| align=right|0,202|| align=right|14,76|| align=right|3,777||MBA||1. července 1847|| Driesen || Karl Ludwig Hencke (2/2)
|-
|(7) Iris|| || align=right|5,51|| align=right|2,386|| align=right|0,232|| align=right|5,53|| align=right|3,684||MBA||13. srpna 1847|| Londýn || John Russell Hind (1/10)
|-
|(8) Flora|| || align=right|6,49|| align=right|2,203|| align=right|0,157|| align=right|5,89|| align=right|3,269||MBA||18. října 1847|| Londýn || John Russell Hind (2/10)
|-
|(9) Metis|| || align=right|6,28|| align=right|2,387|| align=right|0,122|| align=right|5,58|| align=right|3,687||MBA||25. dubna 1848||Markree|| Andrew Graham (1/1)
|-
|(10) Hygiea|| || align=right|5,43|| align=right|3,138|| align=right|0,119|| align=right|3,85|| align=right|5,558||MBA||12. dubna 1849|| Neapol || Annibale de Gasparis (1/9)
|-
|(11) Parthenope|| || align=right|6,55|| align=right|2,453|| align=right|0,100|| align=right|4,63|| align=right|3,841||MBA||11. května 1850|| Neapol || Annibale de Gasparis (2/9)
|-
|(12) Victoria|| || align=right|7,24|| align=right|2,335|| align=right|0,221|| align=right|8,37|| align=right|3,566||MBA||13. září 1850|| Londýn || John Russell Hind (3/10)
|-
|(13) Egeria|| || align=right|6,74|| align=right|2,577|| align=right|0,086|| align=right|16,55|| align=right|4,136||MBA||2. listopadu 1850|| Neapol || Annibale de Gasparis (3/9)
|-
|(14) Irene|| || align=right|6,30|| align=right|2,585|| align=right|0,169|| align=right|9,11|| align=right|4,156||MBA||19. května 1851|| Londýn || John Russell Hind (4/10)
|-
|(15) Eunomia|| || align=right|5,28|| align=right|2,644|| align=right|0,188|| align=right|11,74|| align=right|4,298||MBA||29. července 1851|| Neapol || Annibale de Gasparis (4/9)
|-
|(16) Psyche|| || align=right|5,90|| align=right|2,921|| align=right|0,140|| align=right|3,10|| align=right|4,991||MBA||17. března 1852|| Neapol || Annibale de Gasparis (5/9)
|-
|(17) Thetis|| || align=right|7,76|| align=right|2,471|| align=right|0,135|| align=right|5,59|| align=right|3,883||MBA||17. dubna 1852|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (1/24)
|-
|(18) Melpomene|| || align=right|6,51|| align=right|2,296|| align=right|0,219|| align=right|10,13|| align=right|3,478||MBA||24. června 1852|| Londýn || John Russell Hind (5/10)
|-
|(19) Fortuna|| || align=right|7,13|| align=right|2,442|| align=right|0,160|| align=right|1,58|| align=right|3,816||MBA||22. srpna 1852|| Londýn || John Russell Hind (6/10)
|-
|(20) Massalia|| || align=right|6,50|| align=right|2,410|| align=right|0,143|| align=right|00,71|| align=right|3,740||MBA||19. září 1852|| Neapol || Annibale de Gasparis (6/9)
|-
|(21) Lutetia|| || align=right|7,35|| align=right|2,435|| align=right|0,164|| align=right|3,07|| align=right|3,799||MBA||15. listopadu 1852|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1/14)
|-
|(22) Kalliope|| || align=right|6,45|| align=right|2,910|| align=right|0,103|| align=right|13,72|| align=right|4,962||MBA BIN||16. listopadu 1852|| Londýn || John Russell Hind (7/10)
|-
|(23) Thalia|| || align=right|6,95|| align=right|2,628|| align=right|0,234|| align=right|10,15|| align=right|4,260||MBA||15. prosince 1852|| Londýn || John Russell Hind (8/10)
|-
|(24) Themis|| || align=right|7,08|| align=right|3,131|| align=right|0,133|| align=right|00,76|| align=right|5,539||MBA||5. dubna 1853|| Neapol || Annibale de Gasparis (7/9)
|-
|(25) Phocaea|| || align=right|7,83|| align=right|2,400|| align=right|0,256|| align=right|21,59|| align=right|3,718||MBA||6. dubna 1853|| Marseille || Jean Chacornac (1/6)
|-
|(26) Proserpina|| || align=right|7,5|| align=right|2,656|| align=right|0,087|| align=right|3,57|| align=right|4,329||MBA||5. května 1853|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (2/24)
|-
|(27) Euterpe|| || align=right|7,0|| align=right|2,348|| align=right|0,172|| align=right|1,59|| align=right|3,598||MBA||8. listopadu 1853|| Londýn || John Russell Hind (9/10)
|-
|(28) Bellona|| || align=right|7,09|| align=right|2,779|| align=right|0,149|| align=right|9,41|| align=right|4,632||MBA||1. března 1854|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (3/24)
|-
|(29) Amphitrite|| || align=right|5,85|| align=right|2,555|| align=right|0,073|| align=right|6,10|| align=right|4,083||MBA||1. března 1854|| Londýn || Albert Marth (1/1)
|-
|(30) Urania|| || align=right|7,57|| align=right|2,367|| align=right|0,127|| align=right|2,10|| align=right|3,641||MBA||22. července 1854|| Londýn || John Russell Hind (10/10)
|-
|(31) Euphrosyne|| || align=right|6,74|| align=right|3,151|| align=right|0,227|| align=right|26,32|| align=right|5,591||MBA||1. září 1854|| Washington || James Ferguson (1/3)
|-
|(32) Pomona|| || align=right|7,56|| align=right|2,587|| align=right|0,083|| align=right|5,54|| align=right|4,161||MBA||26. října 1854|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (2/14)
|-
|(33) Polyhymnia|| || align=right|8,55|| align=right|2,866|| align=right|0,338|| align=right|1,88|| align=right|4,851||MBA||28. října 1854|| Paříž || Jean Chacornac (2/6)
|-
|(34) Circe|| || align=right|8,51|| align=right|2,685|| align=right|0,109|| align=right|5,51|| align=right|4,400||MBA||6. dubna 1855|| Paříž || Jean Chacornac (3/6)
|-
|(35) Leukothea|| || align=right|8,5|| align=right|2,992|| align=right|0,229|| align=right|7,94|| align=right|5,174||MBA||19. dubna 1855|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (4/24)
|-
|(36) Atalante|| || align=right|8,46|| align=right|2,748|| align=right|0,304|| align=right|18,44|| align=right|4,553||MBA||5. října 1855|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (3/14)
|-
|(37) Fides|| || align=right|7,29|| align=right|2,642|| align=right|0,177|| align=right|3,08|| align=right|4,293||MBA||5. října 1855|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (5/24)
|-
|(38) Leda|| || align=right|8,32|| align=right|2,742|| align=right|0,152|| align=right|6,96|| align=right|4,539||MBA||12. ledna 1856|| Paříž || Jean Chacornac (4/6)
|-
|(39) Laetitia|| || align=right|6,1|| align=right|2,769|| align=right|0,115|| align=right|10,39|| align=right|4,607||MBA||8. února 1856|| Paříž || Jean Chacornac (5/6)
|-
|(40) Harmonia|| || align=right|7,0|| align=right|2,268|| align=right|0,047|| align=right|4,26|| align=right|3,414||MBA||31. března 1856|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (4/14)
|-
|(41) Daphne|| || align=right|7,12|| align=right|2,766|| align=right|0,272|| align=right|15,77|| align=right|4,600||MBA||22. května 1856|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (5/14)
|-
|(42) Isis|| || align=right|7,53|| align=right|2,442|| align=right|0,223|| align=right|8,53|| align=right|3,816||MBA||23. května 1856|| Oxford || Norman Robert Pogson (1/8)
|-
|(43) Ariadne|| || align=right|7,93|| align=right|2,204|| align=right|0,168|| align=right|3,47|| align=right|3,271||MBA||15. dubna 1857|| Oxford || Norman Robert Pogson (2/8)
|-
|(44) Nysa|| || align=right|7,03|| align=right|2,424|| align=right|0,149|| align=right|3,71|| align=right|3,774||MBA||27. května 1857|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (6/14)
|-
|(45) Eugenia|| || align=right|7,46|| align=right|2,720|| align=right|0,083|| align=right|6,61|| align=right|4,486||MBA BIN||27. června 1857|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (7/14)
|-
|(46) Hestia|| || align=right|8,36|| align=right|2,525|| align=right|0,173|| align=right|2,35|| align=right|4,013||MBA||16. srpna 1857|| Oxford || Norman Robert Pogson (3/8)
|-
|(47) Aglaja|| || align=right|7,84|| align=right|2,878|| align=right|0,136|| align=right|4,99|| align=right|4,883||MBA||15. září 1857|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (6/24)
|-
|(48) Doris|| || align=right|6,90|| align=right|3,110|| align=right|0,075|| align=right|6,56|| align=right|5,484||MBA||19. září 1857|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (8/14)
|-
|(49) Pales|| || align=right|7,8|| align=right|3,085|| align=right|0,234|| align=right|3,19|| align=right|5,418||MBA||19. září 1857|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (9/14)
|-
|(50) Virginia|| || align=right|9,24|| align=right|2,650|| align=right|0,287|| align=right|2,84|| align=right|4,313||MBA||4. října 1857|| Washington|| James Ferguson (2/3)
|-
|(51) Nemausa|| || align=right|7,35|| align=right|2,366|| align=right|0,067|| align=right|9,98|| align=right|3,639||MBA||22. ledna 1858|| Nimes || A. Laurent (1/1)
|-
|(52) Europa|| || align=right|6,31|| align=right|3,103|| align=right|0,103|| align=right|7,47|| align=right|5,465||MBA||4. února 1858|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (10/14)
|-
|(53) Kalypso|| || align=right|8,81|| align=right|2,619|| align=right|0,204|| align=right|5,16|| align=right|4,238||MBA||4. dubna 1858|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (7/24)
|-
|(54) Alexandra|| || align=right|7,66|| align=right|2,712|| align=right|0,197|| align=right|11,81|| align=right|4,466||MBA||10. září 1858|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (11/14)
|-
|(55) Pandora|| || align=right|7,8|| align=right|2,759|| align=right|0,145|| align=right|7,19|| align=right|4,583||MBA||10. září 1858||Albany|| George Mary Searle (1/1)
|-
|(56) Melete|| || align=right|8,31|| align=right|2,596|| align=right|0,239|| align=right|8,08|| align=right|4,181||MBA||9. září 1857|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (12/14)
|-
|(57) Mnemosyne|| || align=right|7,03|| align=right|3,150|| align=right|0,119|| align=right|15,21|| align=right|5,591||MBA||22. září 1859|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (8/24)
|-
|(58) Concordia|| || align=right|8,86|| align=right|2,700|| align=right|0,044|| align=right|5,06|| align=right|4,436||MBA||24. března 1860|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (9/24)
|-
|(59) Elpis|| || align=right|7,93|| align=right|2,716|| align=right|0,118|| align=right|8,64|| align=right|4,475||MBA||12. září 1860|| Paříž || Jean Chacornac (6/6)
|-
|(60) Echo|| || align=right|8,21|| align=right|2,394|| align=right|0,183|| align=right|3,61|| align=right|3,704||MBA||14. září 1860|| Washington || James Ferguson (3/3)
|-
|(61) Danaë|| || align=right|7,68|| align=right|2,983|| align=right|0,168|| align=right|18,22|| align=right|5,151||MBA||9. září 1860|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (13/14)
|-
|(62) Erato|| || align=right|8,76|| align=right|3,121|| align=right|0,179|| align=right|2,23|| align=right|5,513||MBA||14. září 1860|| Berlín || Oskar Lesser; Wilhelm Julius Forster (1/1)
|-
|(63) Ausonia|| || align=right|7,55|| align=right|2,397|| align=right|0,127|| align=right|5,79|| align=right|3,709||MBA||10. února 1861|| Neapol || Annibale de Gasparis (8/9)
|-
|(64) Angelina|| || align=right|7,67|| align=right|2,683|| align=right|0,124|| align=right|1,31|| align=right|4,395||MBA||4. března 1861|| Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (1/5)
|-
|(65) Cybele|| || align=right|6,62|| align=right|3,434|| align=right|0,105|| align=right|3,55|| align=right|6,364||MBA||8. března 1861|| Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (2/5)
|-
|(66) Maja|| || align=right|9,36|| align=right|2,646|| align=right|0,174|| align=right|3,05|| align=right|4,303||MBA||9. dubna 1861|| Cambridge (Massachusetts) || Horace Parnell Tuttle (1/2)
|-
|(67) Asia|| || align=right|8,28|| align=right|2,422|| align=right|0,185|| align=right|6,03|| align=right|3,769||MBA||17. dubna 1861|| Madras || Norman Robert Pogson (4/8)
|-
|(68) Leto|| || align=right|6,78|| align=right|2,783|| align=right|0,186|| align=right|7,98|| align=right|4,641||MBA||29. dubna 1861|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (10/24)
|-
|(69) Hesperia|| || align=right|7,05|| align=right|2,983|| align=right|0,167|| align=right|8,59|| align=right|5,151||MBA||26. dubna 1861|| Milan || Giovanni Schiaparelli (1/1)
|-
|(70) Panopaea|| || align=right|8,11|| align=right|2,616|| align=right|0,182|| align=right|11,59|| align=right|4,231||MBA||5. května 1861|| Paříž || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (14/14)
|-
|(71) Niobe|| || align=right|7,30|| align=right|2,755|| align=right|0,177|| align=right|23,26|| align=right|4,572||MBA||13. srpna 1861|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (11/24)
|-
|(72) Feronia|| || align=right|8,94|| align=right|2,267|| align=right|0,121|| align=right|5,42|| align=right|3,412||MBA||29. května 1861||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (1/48)
|-
|(73) Klytia|| || align=right|9,0|| align=right|2,667|| align=right|0,042|| align=right|2,38|| align=right|4,355||MBA||7. dubna 1862|| Cambridge (Massachusetts) || Horace Parnell Tuttle (2/2)
|-
|(74) Galatea|| || align=right|8,66|| align=right|2,778|| align=right|0,240|| align=right|4,08|| align=right|4,630||MBA||29. srpna 1862|| Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (3/5)
|-
|(75) Eurydike|| || align=right|8,96|| align=right|2,674|| align=right|0,305|| align=right|5,01|| align=right|4,371||MBA||22. září 1862||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (2/48)
|-
|(76) Freia|| || align=right|7,90|| align=right|3,417|| align=right|0,164|| align=right|2,12|| align=right|6,316||MBA||21. října 1862|| Kodaň || Heinrich Louis d'Arrest (1/1)
|-
|(77) Frigga|| || align=right|8,52|| align=right|2,668|| align=right|0,133|| align=right|2,44|| align=right|4,358||MBA||12. listopadu 1862||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (3/48)
|-
|(78) Diana|| || align=right|8,09|| align=right|2,621|| align=right|0,208|| align=right|8,69|| align=right|4,242||MBA||15. března 1863|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (12/24)
|-
|(79) Eurynome|| || align=right|7,96|| align=right|2,445|| align=right|0,193|| align=right|4,63|| align=right|3,822||MBA||14. září 1863|| Ann Arbor || James Craig Watson (1/22)
|-
|(80) Sappho|| || align=right|7,98|| align=right|2,296|| align=right|0,201|| align=right|8,67|| align=right|3,479||MBA||2. května 1864|| Madras || Norman Robert Pogson (5/8)
|-
|(81) Terpsichore|| || align=right|8,48|| align=right|2,853|| align=right|0,212|| align=right|7,82|| align=right|4,819||MBA||30. září 1864|| Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (4/5)
|-
|(82) Alkmene|| || align=right|8,40|| align=right|2,760|| align=right|0,225|| align=right|2,84|| align=right|4,585||MBA||27. listopadu 1864|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (13/24)
|-
|(83) Beatrix|| || align=right|8,66|| align=right|2,432|| align=right|0,082|| align=right|4,97|| align=right|3,793||MBA||26. dubna 1865|| Neapol || Annibale de Gasparis (9/9)
|-
|(84) Klio|| || align=right|9,32|| align=right|2,363|| align=right|0,237|| align=right|9,34|| align=right|3,633||MBA||25. srpna 1865|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (14/24)
|-
|(85) Io|| || align=right|7,61|| align=right|2,653|| align=right|0,193|| align=right|11,97|| align=right|4,321||MBA||19. září 1865||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (4/48)
|-
|(86) Semele|| || align=right|8,54|| align=right|3,120|| align=right|0,207|| align=right|4,82|| align=right|5,511||MBA||4. ledna 1866|| Berlín || Friedrich Tietjen (1/1)
|-
|(87) Sylvia|| || align=right|6,94|| align=right|3,490|| align=right|0,080|| align=right|10,86|| align=right|6,520||MBA TRI||16. května 1866|| Madras || Norman Robert Pogson (6/8)
|-
|(88) Thisbe|| || align=right|7,04|| align=right|2,769|| align=right|0,165|| align=right|5,22|| align=right|4,606||MBA||15. června 1866||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (5/48)
|-
|(89) Julia|| || align=right|6,60|| align=right|2,551|| align=right|0,184|| align=right|16,14|| align=right|4,073||MBA||6. srpna 1866|| Marseille || Édouard Jean-Marie Stephan (1/2)
|-
|(90) Antiope|| || align=right|8,27|| align=right|3,157|| align=right|0,157|| align=right|2,22|| align=right|5,608||MBA BIN||1. října 1866|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (15/24)
|-
|(91) Aegina|| || align=right|8,84|| align=right|2,592|| align=right|0,105|| align=right|2,12|| align=right|4,173||MBA||4. listopadu 1866|| Marseille || Édouard Jean-Marie Stephan (2/2)
|-
|(92) Undina|| || align=right|6,61|| align=right|3,191|| align=right|0,101|| align=right|9,93|| align=right|5,700||MBA||7. července 1867||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (6/48)
|-
|(93) Minerva|| || align=right|7,7|| align=right|2,755|| align=right|0,142|| align=right|8,56|| align=right|4,573||MBA||24. srpna 1867|| Ann Arbor || James Craig Watson (2/22)
|-
|(94) Aurora|| || align=right|7,57|| align=right|3,162|| align=right|0,087|| align=right|7,97|| align=right|5,622||MBA||6. září 1867|| Ann Arbor || James Craig Watson (3/22)
|-
|(95) Arethusa|| || align=right|7,84|| align=right|3,068|| align=right|0,149|| align=right|13,00|| align=right|5,372||MBA||23. listopadu 1867|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (16/24)
|-
|(96) Aegle|| || align=right|7,67|| align=right|3,059|| align=right|0,132|| align=right|15,94|| align=right|5,349||MBA||17. února 1868|| Marseille || Jérôme Eugène Coggia (1/5)
|-
|(97) Klotho|| || align=right|7,63|| align=right|2,669|| align=right|0,257|| align=right|11,79|| align=right|4,359||MBA||17. února 1868|| Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (5/5)
|-
|(98) Ianthe|| || align=right|8,84|| align=right|2,685|| align=right|0,190|| align=right|15,62|| align=right|4,398||MBA||18. dubna 1868||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (7/48)
|-
|(99) Dike|| || align=right|9,43|| align=right|2,665|| align=right|0,197|| align=right|13,86|| align=right|4,349||MBA||28. května 1868|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (1/18)
|-
|(100) Hekate|| || align=right|7,67|| align=right|3,094|| align=right|0,165|| align=right|6,43|| align=right|5,442||MBA||11. července 1868|| Ann Arbor || James Craig Watson (4/22)
|-
|(101) Helena|| || align=right|8,33|| align=right|2,584|| align=right|0,142|| align=right|10,20|| align=right|4,152||MBA||15. srpna 1868|| Ann Arbor || James Craig Watson (5/22)
|-
|(102) Miriam|| || align=right|9,26|| align=right|2,665|| align=right|0,252|| align=right|5,18|| align=right|4,351||MBA||22. srpna 1868||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (8/48)
|-
|(103) Hera|| || align=right|7,66|| align=right|2,703|| align=right|0,080|| align=right|5,43|| align=right|4,442||MBA||7. září 1868|| Ann Arbor || James Craig Watson (6/22)
|-
|(104) Klymene|| || align=right|8,27|| align=right|3,159|| align=right|0,152|| align=right|2,80|| align=right|5,615||MBA||13. září 1868|| Ann Arbor || James Craig Watson (7/22)
|-
|(105) Artemis|| || align=right|8,57|| align=right|2,374|| align=right|0,177|| align=right|21,47|| align=right|3,658||MBA||16. září 1868|| Ann Arbor || James Craig Watson (8/22)
|-
|(106) Dione|| || align=right|7,41|| align=right|3,168|| align=right|0,175|| align=right|4,62|| align=right|5,637||MBA||10. října 1868|| Ann Arbor || James Craig Watson (9/22)
|-
|(107) Camilla|| || align=right|7,08|| align=right|3,478|| align=right|0,079|| align=right|10,05|| align=right|6,487||MBA BIN||17. listopadu 1868|| Madras || Norman Robert Pogson (7/8)
|-
|(108) Hecuba|| || align=right|8,09|| align=right|3,241|| align=right|0,053|| align=right|4,25|| align=right|5,834||MBA||2. dubna 1869|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (17/24)
|-
|(109) Felicitas|| || align=right|8,75|| align=right|2,696|| align=right|0,298|| align=right|7,89|| align=right|4,426||MBA||9. října 1869||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (9/48)
|-
|(110) Lydia|| || align=right|7,80|| align=right|2,735|| align=right|0,079|| align=right|5,98|| align=right|4,523||MBA||19. dubna 1870|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (2/18)
|-
|(111) Ate|| || align=right|8,02|| align=right|2,595|| align=right|0,101|| align=right|4,93|| align=right|4,179||MBA||14. srpna 1870||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (10/48)
|-
|(112) Iphigenia|| || align=right|9,84|| align=right|2,435|| align=right|0,129|| align=right|2,61|| align=right|3,799||MBA||19. září 1870||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (11/48)
|-
|(113) Amalthea|| || align=right|8,74|| align=right|2,376|| align=right|0,088|| align=right|5,04|| align=right|3,662||MBA||12. března 1871|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (18/24)
|-
|(114) Kassandra|| || align=right|8,26|| align=right|2,678|| align=right|0,138|| align=right|4,94|| align=right|4,383||MBA||23. července 1871||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (12/48)
|-
|(115) Thyra|| || align=right|7,51|| align=right|2,382|| align=right|0,192|| align=right|11,60|| align=right|3,675||MBA||6. srpna 1871|| Ann Arbor || James Craig Watson (10/22)
|-
|(116) Sirona|| || align=right|7,82|| align=right|2,770|| align=right|0,138|| align=right|3,57|| align=right|4,610||MBA||8. září 1871||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (13/48)
|-
|(117) Lomia|| || align=right|7,95|| align=right|2,991|| align=right|0,029|| align=right|14,93|| align=right|5,172||MBA||12. září 1871|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (3/18)
|-
|(118) Peitho|| || align=right|9,14|| align=right|2,439|| align=right|0,163|| align=right|7,75|| align=right|3,808||MBA||15. března 1872|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (19/24)
|-
|(119) Althaea|| || align=right|8,42|| align=right|2,581|| align=right|0,081|| align=right|5,78|| align=right|4,147||MBA||3. dubna 1872|| Ann Arbor || James Craig Watson (11/22)
|-
|(120) Lachesis|| || align=right|7,75|| align=right|3,116|| align=right|0,060|| align=right|6,96|| align=right|5,499||MBA||10. dubna 1872|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (4/18)
|-
|(121) Hermione|| || align=right|7,31|| align=right|3,453|| align=right|0,141|| align=right|7,59|| align=right|6,416||MBA BIN||12. května 1872|| Ann Arbor || James Craig Watson (12/22)
|-
|(122) Gerda|| || align=right|7,87|| align=right|3,222|| align=right|0,041|| align=right|1,64|| align=right|5,783||MBA||31. července 1872||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (14/48)
|-
|(123) Brunhild|| || align=right|8,89|| align=right|2,695|| align=right|0,122|| align=right|6,43|| align=right|4,423||MBA||31. července 1872||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (15/48)
|-
|(124) Alkeste|| || align=right|8,11|| align=right|2,631|| align=right|0,077|| align=right|2,96|| align=right|4,267||MBA||23. srpna 1872||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (16/48)
|-
|(125) Liberatrix|| || align=right|9,04|| align=right|2,743|| align=right|0,082|| align=right|4,66|| align=right|4,542||MBA||11. září 1872|| Paříž || Mathieu-Prosper Henry (1/7)
|-
|(126) Velleda|| || align=right|9,27|| align=right|2,440|| align=right|0,106|| align=right|2,93|| align=right|3,810||MBA||5. listopadu 1872|| Paříž || Paul-Pierre Henry (1/7)
|-
|(127) Johanna|| || align=right|8,3|| align=right|2,757|| align=right|0,065|| align=right|8,25|| align=right|4,576||MBA||5. listopadu 1872|| Paříž || Mathieu-Prosper Henry (2/7)
|-
|(128) Nemesis|| || align=right|7,49|| align=right|2,749|| align=right|0,128|| align=right|6,26|| align=right|4,558||MBA||25. listopadu 1872|| Ann Arbor || James Craig Watson (13/22)
|-
|(129) Antigone|| || align=right|7,07|| align=right|2,868|| align=right|0,213|| align=right|12,22|| align=right|4,855||MBA||5. února 1873||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (17/48)
|-
|(130) Elektra|| || align=right|7,12|| align=right|3,123|| align=right|0,212|| align=right|22,86|| align=right|5,518||MBA BIN||17. února 1873||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (18/48)
|-
|(131) Vala|| || align=right|10,03|| align=right|2,433|| align=right|0,068|| align=right|4,96|| align=right|3,794||MBA||24. května 1873||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (19/48)
|-
|(132) Aethra|| || align=right|9,38|| align=right|2,610|| align=right|0,389|| align=right|25,06|| align=right|4,215||MBA||13. června 1873|| Ann Arbor || James Craig Watson (14/22)
|-
|(133) Cyrene|| || align=right|7,98|| align=right|3,062|| align=right|0,142|| align=right|7,23|| align=right|5,358||MBA||16. srpna 1873|| Ann Arbor || James Craig Watson (15/22)
|-
|(134) Sophrosyne|| || align=right|8,76|| align=right|2,564|| align=right|0,117|| align=right|11,59|| align=right|4,105||MBA||27. září 1873|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (20/24)
|-
|(135) Hertha|| || align=right|8,23|| align=right|2,429|| align=right|0,207|| align=right|2,31|| align=right|3,784||MBA||18. února 1874||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (20/48)
|-
|(136) Austria|| || align=right|9,69|| align=right|2,288|| align=right|0,085|| align=right|9,57|| align=right|3,460||MBA||18. března 1874|| Pula || Johann Palisa (1/122)
|-
|(137) Meliboea|| || align=right|8,05|| align=right|3,117|| align=right|0,221|| align=right|13,43|| align=right|5,502||MBA||21. dubna 1874|| Pula || Johann Palisa (2/122)
|-
|(138) Tolosa|| || align=right|8,75|| align=right|2,449|| align=right|0,163|| align=right|3,21|| align=right|3,833||MBA||19. května 1874|| Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin (1/6)
|-
|(139) Juewa|| || align=right|7,78|| align=right|2,784|| align=right|0,173|| align=right|10,91|| align=right|4,644||MBA||10. října 1874|| Peking || James Craig Watson (16/22)
|-
|(140) Siwa|| || align=right|8,34|| align=right|2,734|| align=right|0,217|| align=right|3,19|| align=right|4,519||MBA||13. října 1874|| Pula || Johann Palisa (3/122)
|-
|(141) Lumen|| || align=right|8,2|| align=right|2,666|| align=right|0,215|| align=right|11,89|| align=right|4,353||MBA||13. ledna 1875|| Paříž || Paul-Pierre Henry (2/7)
|-
|(142) Polana|| || align=right|10,27|| align=right|2,419|| align=right|0,137|| align=right|2,24|| align=right|3,761||MBA||28. ledna 1875 || Pula || Johann Palisa (4/122)
|-
|(143) Adria|| || align=right|9,12|| align=right|2,763|| align=right|0,071|| align=right|11,48|| align=right|4,591||MBA||23. února 1875|| Pula || Johann Palisa (5/122)
|-
|(144) Vibilia|| || align=right|7,91|| align=right|2,655|| align=right|0,236|| align=right|4,81|| align=right|4,325||MBA||3. června 1875||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (21/48)
|-
|(145) Adeona|| || align=right|8,13|| align=right|2,675|| align=right|0,144|| align=right|12,64|| align=right|4,375||MBA||3. června 1875||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (22/48)
|-
|(146) Lucina|| || align=right|8,20|| align=right|2,719|| align=right|0,065|| align=right|13,08|| align=right|4,483||MBA||8. června 1875|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (5/18)
|-
|(147) Protogeneia|| || align=right|8,27|| align=right|3,135|| align=right|0,035|| align=right|1,94|| align=right|5,550||MBA||10. července 1875|| Vídeň || Lipót Schulhof (1/1)
|-
|(148) Gallia|| || align=right|7,63|| align=right|2,771|| align=right|0,188|| align=right|25,30|| align=right|4,612||MBA||7. srpna 1875|| Paříž || Mathieu-Prosper Henry (3/7)
|-
|(149) Medusa|| || align=right|10,79|| align=right|2,176|| align=right|0,066|| align=right|00,94|| align=right|3,208||MBA||21. září 1875|| Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin (2/6)
|-
|(150) Nuwa|| || align=right|8,23|| align=right|2,980|| align=right|0,131|| align=right|2,20|| align=right|5,143||MBA||18. října 1875|| Ann Arbor || James Craig Watson (17/22)
|-
|(151) Abundantia|| || align=right|9,24|| align=right|2,592|| align=right|0,034|| align=right|6,45|| align=right|4,173||MBA||1. listopadu 1875|| Pula || Johann Palisa (6/122)
|-
|(152) Atala|| || align=right|8,33|| align=right|3,146|| align=right|0,072|| align=right|12,14|| align=right|5,581||MBA||2. listopadu 1875|| Paříž || Paul-Pierre Henry (3/7)
|-
|(153) Hilda|| || align=right|7,48|| align=right|3,981|| align=right|0,142|| align=right|7,84|| align=right|7,942||HLD||2. listopadu 1875|| Pula || Johann Palisa (7/122)
|-
|(154) Bertha|| || align=right|7,58|| align=right|3,191|| align=right|0,085|| align=right|21,04|| align=right|5,700||MBA||4. listopadu 1875|| Paříž || Mathieu-Prosper Henry (4/7)
|-
|(155) Scylla|| || align=right|11,39|| align=right|2,761|| align=right|0,275|| align=right|11,40|| align=right|4,588||MBA||8. listopadu 1875|| Pula || Johann Palisa (8/122)
|-
|(156) Xanthippe|| || align=right|8,64|| align=right|2,733|| align=right|0,223|| align=right|9,75|| align=right|4,519||MBA||22. listopadu 1875|| Pula || Johann Palisa (9/122)
|-
|(157) Dejanira|| || align=right|10,6|| align=right|2,582|| align=right|0,196|| align=right|12,16|| align=right|4,148||MBA||1. prosince 1875|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (6/18)
|-
|(158) Koronis|| || align=right|9,27|| align=right|2,869|| align=right|0,057|| align=right|1,01|| align=right|4,859||MBA||4. ledna 1876|| Berlín || Viktor Knorre (1/4)
|-
|(159) Aemilia|| || align=right|8,12|| align=right|3,101|| align=right|0,112|| align=right|6,13|| align=right|5,460||MBA||26. ledna 1876|| Paříž || Paul-Pierre Henry (4/7)
|-
|(160) Una|| || align=right|9,08|| align=right|2,728|| align=right|0,068|| align=right|3,83|| align=right|4,504||MBA||20. února 1876||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (23/48)
|-
|(161) Athor|| || align=right|9,15|| align=right|2,380|| align=right|0,138|| align=right|9,06|| align=right|3,671||MBA||19. dubna 1876|| Ann Arbor || James Craig Watson (18/22)
|-
|(162) Laurentia|| || align=right|8,83|| align=right|3,026|| align=right|0,173|| align=right|6,09|| align=right|5,264||MBA||21. dubna 1876|| Paříž || Mathieu-Prosper Henry (5/7)
|-
|(163) Erigone|| || align=right|9,47|| align=right|2,368|| align=right|0,191|| align=right|4,81|| align=right|3,644||MBA||26. dubna 1876|| Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin (3/6)
|-
|(164) Eva|| || align=right|8,89|| align=right|2,633|| align=right|0,346|| align=right|24,48|| align=right|4,271||MBA||12. července 1876|| Paříž || Paul-Pierre Henry (5/7)
|-
|(165) Loreley|| || align=right|7,65|| align=right|3,127|| align=right|0,083|| align=right|11,24|| align=right|5,529||MBA||9. srpna 1876||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (24/48)
|-
|(166) Rhodope|| || align=right|9,89|| align=right|2,685|| align=right|0,213|| align=right|12,02|| align=right|4,399||MBA||15. srpna 1876||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (25/48)
|-
|(167) Urda|| || align=right|9,24|| align=right|2,853|| align=right|0,034|| align=right|2,22|| align=right|4,819||MBA||28. srpna 1876||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (26/48)
|-
|(168) Sibylla|| || align=right|7,94|| align=right|3,376|| align=right|0,068|| align=right|4,64|| align=right|6,201||MBA||28. září 1876|| Ann Arbor || James Craig Watson (19/22)
|-
|(169) Zelia|| || align=right|9,56|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|5,51|| align=right|3,622||MBA||28. září 1876|| Paříž || Mathieu-Prosper Henry (6/7)
|-
|(170) Maria|| || align=right|9,39|| align=right|2,553|| align=right|0,065|| align=right|14,41|| align=right|4,079||MBA||10. ledna 1877|| Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin (4/6)
|-
|(171) Ophelia|| || align=right|8,31|| align=right|3,136|| align=right|0,129|| align=right|2,55|| align=right|5,553||MBA||13. ledna 1877|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (7/18)
|-
|(172) Baucis|| || align=right|8,79|| align=right|2,381|| align=right|0,115|| align=right|10,04|| align=right|3,673||MBA||5. února 1877|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (8/18)
|-
|(173) Ino|| || align=right|7,66|| align=right|2,743|| align=right|0,209|| align=right|14,21|| align=right|4,541||MBA||1. srpna 1877|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (9/18)
|-
|(174) Phaedra|| || align=right|8,48|| align=right|2,859|| align=right|0,146|| align=right|12,13|| align=right|4,833||MBA||2. září 1877|| Ann Arbor || James Craig Watson (20/22)
|-
|(175) Andromache|| || align=right|8,31|| align=right|3,186|| align=right|0,233|| align=right|3,22|| align=right|5,685||MBA||1. října 1877|| Ann Arbor || James Craig Watson (21/22)
|-
|(176) Iduna|| || align=right|7,9|| align=right|3,191|| align=right|0,165|| align=right|22,59|| align=right|5,700||MBA||14. října 1877||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (27/48)
|-
|(177) Irma|| || align=right|9,49|| align=right|2,769|| align=right|0,238|| align=right|1,40|| align=right|4,607||MBA||5. listopadu 1877|| Paříž || Paul-Pierre Henry (6/7)
|-
|(178) Belisana|| || align=right|9,38|| align=right|2,460|| align=right|0,044|| align=right|1,90|| align=right|3,859||MBA||6. listopadu 1877|| Pula || Johann Palisa (10/122)
|-
|(179) Klytaemnestra|| || align=right|8,15|| align=right|2,971|| align=right|0,116|| align=right|7,82|| align=right|5,121||MBA||11. listopadu 1877|| Ann Arbor || James Craig Watson (22/22)
|-
|(180) Garumna|| || align=right|10,31|| align=right|2,720|| align=right|0,170|| align=right|00,88|| align=right|4,485||MBA||29. ledna 1878|| Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin (5/6)
|-
|(181) Eucharis|| || align=right|7,84|| align=right|3,139|| align=right|0,199|| align=right|18,81|| align=right|5,561||MBA||2. února 1878|| Marseille || Pablo Cottenot (1/1)
|-
|(182) Elsa|| || align=right|9,12|| align=right|2,417|| align=right|0,186|| align=right|2,01|| align=right|3,758||MBA||7. února 1878|| Pula || Johann Palisa (11/122)
|-
|(183) Istria|| || align=right|9,68|| align=right|2,795|| align=right|0,350|| align=right|26,37|| align=right|4,671||MBA||8. února 1878|| Pula || Johann Palisa (12/122)
|-
|(184) Dejopeja|| || align=right|8,31|| align=right|3,183|| align=right|0,076|| align=right|1,15|| align=right|5,677||MBA||28. února 1878|| Pula || Johann Palisa (13/122)
|-
|(185) Eunike|| || align=right|7,62|| align=right|2,741|| align=right|0,127|| align=right|23,22|| align=right|4,538||MBA||1. března 1878||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (28/48)
|-
|(186) Celuta|| || align=right|8,91|| align=right|2,362|| align=right|0,150|| align=right|13,18|| align=right|3,630||MBA||6. dubna 1878|| Paříž || Mathieu-Prosper Henry (7/7)
|-
|(187) Lamberta|| || align=right|8,16|| align=right|2,732|| align=right|0,237|| align=right|10,60|| align=right|4,516||MBA||11. dubna 1878|| Marseille || Jérôme Eugène Coggia (2/5)
|-
|(188) Menippe|| || align=right|9,22|| align=right|2,762|| align=right|0,178|| align=right|11,74|| align=right|4,590||MBA||18. června 1878||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (29/48)
|-
|(189) Phthia|| || align=right|9,33|| align=right|2,451|| align=right|0,038|| align=right|5,18|| align=right|3,836||MBA||9. září 1878||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (30/48)
|-
|(190) Ismene|| || align=right|7,59|| align=right|3,982|| align=right|0,167|| align=right|6,17|| align=right|7,944||HLD||22. září 1878||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (31/48)
|-
|(191) Kolga|| || align=right|9,07|| align=right|2,895|| align=right|0,089|| align=right|11,51|| align=right|4,925||MBA||30. září 1878||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (32/48)
|-
|(192) Nausikaa|| || align=right|7,13|| align=right|2,403|| align=right|0,247|| align=right|6,83|| align=right|3,725||MBA||17. února 1879|| Pula || Johann Palisa (14/122)
|-
|(193) Ambrosia|| || align=right|9,68|| align=right|2,604|| align=right|0,295|| align=right|12,02|| align=right|4,202||MBA||28. února 1879|| Marseille || Jérôme Eugène Coggia (3/5)
|-
|(194) Prokne|| || align=right|7,68|| align=right|2,618|| align=right|0,237|| align=right|18,50|| align=right|4,235||MBA||21. března 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (33/48)
|-
|(195) Eurykleia|| || align=right|9,01|| align=right|2,880|| align=right|0,041|| align=right|6,98|| align=right|4,886||MBA||19. dubna 1879|| Pula || Johann Palisa (15/122)
|-
|(196) Philomela|| || align=right|6,54|| align=right|3,118|| align=right|0,024|| align=right|7,26|| align=right|5,504||MBA||14. května 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (34/48)
|-
|(197) Arete|| || align=right|9,18|| align=right|2,743|| align=right|0,161|| align=right|8,80|| align=right|4,542||MBA||21. května 1879|| Pula || Johann Palisa (16/122)
|-
|(198) Ampella|| || align=right|8,33|| align=right|2,461|| align=right|0,229|| align=right|9,31|| align=right|3,860||MBA||13. června 1879|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (10/18)
|-
|(199) Byblis|| || align=right|8,3|| align=right|3,179|| align=right|0,172|| align=right|15,44|| align=right|5,667||MBA||9. července 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (35/48)
|-
|(200) Dynamene|| || align=right|8,26|| align=right|2,737|| align=right|0,134|| align=right|6,91|| align=right|4,527||MBA||27. července 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (36/48)
|-
|(201) Penelope|| || align=right|8,43|| align=right|2,680|| align=right|0,180|| align=right|5,76|| align=right|4,385||MBA||7. srpna 1879|| Pula || Johann Palisa (17/122)
|-
|(202) Chryseïs|| || align=right|7,42|| align=right|3,075|| align=right|0,096|| align=right|8,84|| align=right|5,391||MBA||11. září 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (37/48)
|-
|(203) Pompeja|| || align=right|8,76|| align=right|2,737|| align=right|0,061|| align=right|3,19|| align=right|4,528||MBA||25. září 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (38/48)
|-
|(204) Kallisto|| || align=right|8,89|| align=right|2,673|| align=right|0,172|| align=right|8,28|| align=right|4,370||MBA||8. října 1879|| Pula || Johann Palisa (18/122)
|-
|(205) Martha|| || align=right|9,23|| align=right|2,777|| align=right|0,037|| align=right|10,70|| align=right|4,627||MBA||13. října 1879|| Pula || Johann Palisa (19/122)
|-
|(206) Hersilia|| || align=right|8,68|| align=right|2,740|| align=right|0,041|| align=right|3,79|| align=right|4,536||MBA||13. října 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (39/48)
|-
|(207) Hedda|| || align=right|9,92|| align=right|2,285|| align=right|0,029|| align=right|3,81|| align=right|3,453||MBA||17. října 1879|| Pula || Johann Palisa (20/122)
|-
|(208) Lacrimosa|| || align=right|8,96|| align=right|2,892|| align=right|0,016|| align=right|1,75|| align=right|4,918||MBA||21. října 1879|| Pula || Johann Palisa (21/122)
|-
|(209) Dido|| || align=right|8,24|| align=right|3,147|| align=right|0,064|| align=right|7,18|| align=right|5,581||MBA||22. října 1879||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (40/48)
|-
|(210) Isabella|| || align=right|9,33|| align=right|2,722|| align=right|0,125|| align=right|5,27|| align=right|4,489||MBA||12. listopadu 1879|| Pula || Johann Palisa (22/122)
|-
|(211) Isolda|| || align=right|7,89|| align=right|3,041|| align=right|0,163|| align=right|3,89|| align=right|5,302||MBA||10. prosince 1879|| Pula || Johann Palisa (23/122)
|-
|(212) Medea|| || align=right|8,28|| align=right|3,112|| align=right|0,113|| align=right|4,27|| align=right|5,490||MBA||6. února 1880|| Pula || Johann Palisa (24/122)
|-
|(213) Lilaea|| || align=right|8,64|| align=right|2,755|| align=right|0,145|| align=right|6,81|| align=right|4,571||MBA||16. února 1880||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (41/48)
|-
|(214) Aschera|| || align=right|9,50|| align=right|2,612|| align=right|0,030|| align=right|3,44|| align=right|4,220||MBA||29. února 1880|| Pula || Johann Palisa (25/122)
|-
|(215) Oenone|| || align=right|9,59|| align=right|2,767|| align=right|0,035|| align=right|1,70|| align=right|4,602||MBA||7. dubna 1880|| Berlín || Viktor Knorre (2/4)
|-
|(216) Kleopatra|| || align=right|7,30|| align=right|2,795|| align=right|0,252|| align=right|13,14|| align=right|4,672||MBA||10. dubna 1880|| Pula || Johann Palisa (26/122)
|-
|(217) Eudora|| || align=right|9,8|| align=right|2,878|| align=right|0,304|| align=right|10,46|| align=right|4,881||MBA||30. srpna 1880|| Marseille || Jérôme Eugène Coggia (4/5)
|-
|(218) Bianca|| || align=right|8,60|| align=right|2,666|| align=right|0,118|| align=right|15,23|| align=right|4,353||MBA||4. září 1880|| Pula || Johann Palisa (27/122)
|-
|(219) Thusnelda|| || align=right|9,32|| align=right|2,355|| align=right|0,224|| align=right|10,85|| align=right|3,614||MBA||30. září 1880|| Pula || Johann Palisa (28/122)
|-
|(220) Stephania|| || align=right|11,0|| align=right|2,348|| align=right|0,259|| align=right|7,59|| align=right|3,598||MBA||19. května 1881|| Vídeň || Johann Palisa (29/122)
|-
|(221) Eos|| || align=right|7,67|| align=right|3,012|| align=right|0,104|| align=right|10,89|| align=right|5,227||MBA||18. ledna 1882|| Vídeň || Johann Palisa (30/122)
|-
|(222) Lucia|| || align=right|9,13|| align=right|3,135|| align=right|0,139|| align=right|2,16|| align=right|5,550||MBA||9. února 1882|| Vídeň || Johann Palisa (31/122)
|-
|(223) Rosa|| || align=right|9,68|| align=right|3,092|| align=right|0,124|| align=right|1,94|| align=right|5,436||MBA||9. března 1882|| Vídeň || Johann Palisa (32/122)
|-
|(224) Oceana|| || align=right|8,59|| align=right|2,645|| align=right|0,046|| align=right|5,84|| align=right|4,301||MBA||30. března 1882|| Vídeň || Johann Palisa (33/122)
|-
|(225) Henrietta|| || align=right|8,72|| align=right|3,387|| align=right|0,268|| align=right|20,91|| align=right|6,232||MBA||19. dubna 1882|| Vídeň || Johann Palisa (34/122)
|-
|(226) Weringia|| || align=right|9,7|| align=right|2,711|| align=right|0,205|| align=right|15,93|| align=right|4,464||MBA||19. července 1882|| Vídeň || Johann Palisa (35/122)
|-
|(227) Philosophia|| || align=right|8,7|| align=right|3,153|| align=right|0,199|| align=right|9,15|| align=right|5,599||MBA||12. srpna 1882|| Paříž || Paul-Pierre Henry (7/7)
|-
|(228) Agathe|| || align=right|12,48|| align=right|2,202|| align=right|0,242|| align=right|2,54|| align=right|3,268||MBA||19. srpna 1882|| Vídeň || Johann Palisa (36/122)
|-
|(229) Adelinda|| || align=right|9,13|| align=right|3,416|| align=right|0,147|| align=right|2,10|| align=right|6,311||MBA||22. srpna 1882|| Vídeň || Johann Palisa (37/122)
|-
|(230) Athamantis|| || align=right|7,35|| align=right|2,383|| align=right|0,062|| align=right|9,44|| align=right|3,679||MBA||3. září 1882||Bothkamp|| Leo Anton Karl de Ball (1/1)
|-
|(231) Vindobona|| || align=right|9,2|| align=right|2,920|| align=right|0,158|| align=right|5,10|| align=right|4,990||MBA||10. září 1882|| Vídeň || Johann Palisa (38/122)
|-
|(232) Russia|| || align=right|10,25|| align=right|2,552|| align=right|0,179|| align=right|6,08|| align=right|4,075||MBA||31. ledna 1883|| Vídeň || Johann Palisa (39/122)
|-
|(233) Asterope|| || align=right|8,21|| align=right|2,661|| align=right|0,101|| align=right|7,68|| align=right|4,339||MBA||11. května 1883|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (11/18)
|-
|(234) Barbara|| || align=right|9,02|| align=right|2,387|| align=right|0,245|| align=right|15,36|| align=right|3,686||MBA||12. srpna 1883||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (42/48)
|-
|(235) Carolina|| || align=right|8,82|| align=right|2,884|| align=right|0,060|| align=right|9,03|| align=right|4,896||MBA||28. listopadu 1883|| Vídeň || Johann Palisa (40/122)
|-
|(236) Honoria|| || align=right|8,18|| align=right|2,803|| align=right|0,189|| align=right|7,70|| align=right|4,693||MBA||26. dubna 1884|| Vídeň || Johann Palisa (41/122)
|-
|(237) Coelestina|| || align=right|9,24|| align=right|2,763|| align=right|0,074|| align=right|9,76|| align=right|4,592||MBA||27. června 1884|| Vídeň || Johann Palisa (42/122)
|-
|(238) Hypatia|| || align=right|8,18|| align=right|2,907|| align=right|0,089|| align=right|12,41|| align=right|4,957||MBA||1. července 1884|| Berlín || Viktor Knorre (3/4)
|-
|(239) Adrastea|| || align=right|10,3|| align=right|2,976|| align=right|0,231|| align=right|6,17|| align=right|5,132||MBA||18. srpna 1884|| Vídeň || Johann Palisa (43/122)
|-
|(240) Vanadis|| || align=right|9,00|| align=right|2,664|| align=right|0,207|| align=right|2,11|| align=right|4,348||MBA||27. srpna 1884|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (12/18)
|-
|(241) Germania|| || align=right|7,58|| align=right|3,051|| align=right|0,097|| align=right|5,52|| align=right|5,330||MBA||12. září 1884|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (21/24)
|-
|(242) Kriemhild|| || align=right|9,2|| align=right|2,863|| align=right|0,122|| align=right|11,32|| align=right|4,845||MBA||22. září 1884|| Vídeň || Johann Palisa (44/122)
|-
|(243) Ida|| || align=right|9,94|| align=right|2,862|| align=right|0,047|| align=right|1,14|| align=right|4,841||MBA BIN||29. září 1884|| Vídeň || Johann Palisa (45/122)
|-
|(244) Sita|| || align=right|12,2|| align=right|2,175|| align=right|0,138|| align=right|2,85|| align=right|3,206||MBA||14. října 1884|| Vídeň || Johann Palisa (46/122)
|-
|(245) Vera|| || align=right|7,82|| align=right|3,098|| align=right|0,200|| align=right|5,18|| align=right|5,453||MBA||6. února 1885|| Madras || Norman Robert Pogson (8/8)
|-
|(246) Asporina|| || align=right|8,62|| align=right|2,695|| align=right|0,107|| align=right|15,65|| align=right|4,423||MBA||6. března 1885|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly (13/18)
|-
|(247) Eukrate|| || align=right|8,04|| align=right|2,741|| align=right|0,245|| align=right|25,00|| align=right|4,537||MBA||14. března 1885|| Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther (22/24)
|-
|(248) Lameia|| || align=right|10,21|| align=right|2,471|| align=right|0,065|| align=right|4,06|| align=right|3,884||MBA||5. června 1885|| Vídeň || Johann Palisa (47/122)
|-
|(249) Ilse|| || align=right|11,33|| align=right|2,378|| align=right|0,217|| align=right|9,63|| align=right|3,666||MBA||16. srpna 1885||Clinton|| Christian Heinrich Friedrich Peters (43/48)
|-
|(250) Bettina|| || align=right|7,58|| align=right|3,156|| align=right|0,126|| align=right|12,84|| align=right|5,605||MBA||3. září 1885|| Vídeň || Johann Palisa (48/122)
|-
|(251) Sophia|| || align=right|10,0|| align=right|3,094|| align=right|0,106|| align=right|10,53|| align=right|5,440||MBA||4. října 1885||Vídeň||J. Palisa
|-
|(252) Clementina|| || align=right|9,1|| align=right|3,158|| align=right|0,076|| align=right|10,07|| align=right|5,611||MBA||11. října 1885||Nice||J. Perrotin
|-
|(253) Mathilde|| || align=right|10,2|| align=right|2,647|| align=right|0,266|| align=right|6,74|| align=right|4,306||MBA||12. listopadu 1885||Vídeň||J. Palisa
|-
|(254) Augusta|| || align=right|12,13|| align=right|2,195|| align=right|0,122|| align=right|4,52|| align=right|3,252||MBA||31. března 1886||Vídeň||J. Palisa
|-
|(255) Oppavia|| || align=right|10,39|| align=right|2,745|| align=right|0,081|| align=right|9,49|| align=right|4,548||MBA||31. března 1886||Vídeň||J. Palisa
|-
|(256) Walpurga|| || align=right|9,8|| align=right|3,001|| align=right|0,072|| align=right|13,32|| align=right|5,199||MBA||3. dubna 1886||Vídeň||J. Palisa
|-
|(257) Silesia|| || align=right|9,47|| align=right|3,116|| align=right|0,119|| align=right|3,65|| align=right|5,500||MBA||5. dubna 1886||Vídeň||J. Palisa
|-
|(258) Tyche|| || align=right|8,50|| align=right|2,615|| align=right|0,206|| align=right|14,30|| align=right|4,229||MBA||4. května 1886||Düsseldorf||R. Luther
|-
|(259) Aletheia|| || align=right|7,76|| align=right|3,140|| align=right|0,122|| align=right|10,82|| align=right|5,564||MBA||28. června 1886||Clinton||C. H. F. Peters
|-
|(260) Huberta|| || align=right|8,97|| align=right|3,453|| align=right|0,120|| align=right|6,43|| align=right|6,416||MBA||3. října 1886||Vídeň||J. Palisa
|-
|(261) Prymno|| || align=right|9,44|| align=right|2,332|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|3,562||MBA||31. října 1886||Clinton||C. H. F. Peters
|-
|(262) Valda|| || align=right|11,67|| align=right|2,552|| align=right|0,215|| align=right|7,71|| align=right|4,076||MBA||3. listopadu 1886||Vídeň||J. Palisa
|-
|(263) Dresda|| || align=right|10,40|| align=right|2,886|| align=right|0,080|| align=right|1,32|| align=right|4,902||MBA||3. listopadu 1886||Vídeň||J. Palisa
|-
|(264) Libussa|| || align=right|8,42|| align=right|2,802|| align=right|0,135|| align=right|10,44|| align=right|4,689||MBA||22. prosince 1886||Clinton||C. H. F. Peters
|-
|(265) Anna|| || align=right|11,2|| align=right|2,421|| align=right|0,268|| align=right|25,63|| align=right|3,766||MBA||25. února 1887||Vídeň||J. Palisa
|-
|(266) Aline|| || align=right|8,80|| align=right|2,804|| align=right|0,158|| align=right|13,40|| align=right|4,696||MBA||17. května 1887||Vídeň||J. Palisa
|-
|(267) Tirza|| || align=right|10,5|| align=right|2,773|| align=right|0,103|| align=right|6,02|| align=right|4,617||MBA||27. května 1887||Nice||A. Charlois
|-
|(268) Adorea|| || align=right|8,28|| align=right|3,095|| align=right|0,133|| align=right|2,44|| align=right|5,445||MBA||8. června 1887||Marseille||A. Borrelly
|-
|(269) Justitia|| || align=right|9,5|| align=right|2,618|| align=right|0,212|| align=right|5,48|| align=right|4,235||MBA||21. září 1887||Vídeň||J. Palisa
|-
|(270) Anahita|| || align=right|8,75|| align=right|2,199|| align=right|0,151|| align=right|2,37|| align=right|3,259||MBA||8. října 1887||Clinton||C. H. F. Peters
|-
|(271) Penthesilea|| || align=right|9,80|| align=right|3,007|| align=right|0,099|| align=right|3,54|| align=right|5,212||MBA||13. října 1887||Berlín||V. Knorre
|-
|(272) Antonia|| || align=right|10,7|| align=right|2,777|| align=right|0,031|| align=right|4,45|| align=right|4,628||MBA||4. února 1888||Nice||A. Charlois
|-
|(273) Atropos|| || align=right|10,26|| align=right|2,396|| align=right|0,161|| align=right|20,45|| align=right|3,707||MBA||8. března 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(274) Philagoria|| || align=right|10,1|| align=right|3,040|| align=right|0,126|| align=right|3,69|| align=right|5,300||MBA||3. dubna 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(275) Sapientia|| || align=right|8,85|| align=right|2,774|| align=right|0,162|| align=right|4,78|| align=right|4,619||MBA||15. dubna 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(276) Adelheid|| || align=right|8,56|| align=right|3,115|| align=right|0,073|| align=right|21,65|| align=right|5,496||MBA||17. dubna 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(277) Elvira|| || align=right|9,84|| align=right|2,890|| align=right|0,088|| align=right|1,17|| align=right|4,912||MBA||3. května 1888||Nice||A. Charlois
|-
|(278) Paulina|| || align=right|9,4|| align=right|2,756|| align=right|0,133|| align=right|7,83|| align=right|4,574||MBA||16. května 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(279) Thule|| || align=right|8,57|| align=right|4,275|| align=right|0,013|| align=right|2,34|| align=right|8,840||MBA||25. října 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(280) Philia|| || align=right|10,7|| align=right|2,944|| align=right|0,107|| align=right|7,45|| align=right|5,051||MBA||29. října 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(281) Lucretia|| || align=right|12,02|| align=right|2,188|| align=right|0,133|| align=right|5,31|| align=right|3,236||MBA||31. října 1888||Vídeň||J. Palisa
|-
|(282) Clorinde|| || align=right|10,91|| align=right|2,340|| align=right|0,082|| align=right|9,03|| align=right|3,579||MBA||28. ledna 1889||Nice||A. Charlois
|-
|(283) Emma|| || align=right|8,72|| align=right|3,043|| align=right|0,153|| align=right|8,00|| align=right|5,307||MBA BIN||8. února 1889||Nice||A. Charlois
|-
|(284) Amalia|| || align=right|10,05|| align=right|2,359|| align=right|0,223|| align=right|8,07|| align=right|3,622||MBA||29. května 1889||Nice||A. Charlois
|-
|(285) Regina|| || align=right|10,5|| align=right|3,081|| align=right|0,210|| align=right|17,63|| align=right|5,408||MBA||3. srpna 1889||Nice||A. Charlois
|-
|(286) Iclea|| || align=right|8,98|| align=right|3,195|| align=right|0,035|| align=right|17,88|| align=right|5,710||MBA||3. srpna 1889||Vídeň||J. Palisa
|-
|(287) Nephthys|| || align=right|8,30|| align=right|2,354|| align=right|0,024|| align=right|10,03|| align=right|3,610||MBA||25. srpna 1889||Clinton||C. H. F. Peters
|-
|(288) Glauke|| || align=right|9,84|| align=right|2,756|| align=right|0,211|| align=right|4,33|| align=right|4,573||MBA||20. února 1890||Düsseldorf||R. Luther
|-
|(289) Nenetta|| || align=right|9,51|| align=right|2,872|| align=right|0,207|| align=right|6,70|| align=right|4,867||MBA||10. března 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(290) Bruna|| || align=right|11,5|| align=right|2,337|| align=right|0,259|| align=right|22,31|| align=right|3,573||MBA||20. března 1890||Vídeň||J. Palisa
|-
|(291) Alice|| || align=right|11,45|| align=right|2,223|| align=right|0,093|| align=right|1,86|| align=right|3,314||MBA||25. dubna 1890||Vídeň||J. Palisa
|-
|(292) Ludovica|| || align=right|9,5|| align=right|2,529|| align=right|0,035|| align=right|14,92|| align=right|4,022||MBA||25. dubna 1890||Vídeň||J. Palisa
|-
|(293) Brasilia|| || align=right|9,94|| align=right|2,864|| align=right|0,106|| align=right|15,59|| align=right|4,845||MBA||20. května 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(294) Felicia|| || align=right|9,6|| align=right|3,146|| align=right|0,244|| align=right|6,30|| align=right|5,578||MBA||15. července 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(295) Theresia|| || align=right|10,19|| align=right|2,798|| align=right|0,170|| align=right|2,71|| align=right|4,680||MBA||17. srpna 1890||Vídeň||J. Palisa
|-
|(296) Phaëtusa|| || align=right|12,62|| align=right|2,230|| align=right|0,160|| align=right|1,75|| align=right|3,330||MBA||19. srpna 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(297) Caecilia|| || align=right|9,5|| align=right|3,161|| align=right|0,146|| align=right|7,56|| align=right|5,620||MBA||9. září 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(298) Baptistina|| || align=right|11,0|| align=right|2,264|| align=right|0,096|| align=right|6,29|| align=right|3,407||MBA||9. září 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(299) Thora|| || align=right|11,4|| align=right|2,435|| align=right|0,062|| align=right|1,61|| align=right|3,798||MBA||6. října 1890||Vídeň||J. Palisa
|-
|(300) Geraldina|| || align=right|9,6|| align=right|3,208|| align=right|0,053|| align=right|00,75|| align=right|5,744||MBA||3. října 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(301) Bavaria|| || align=right|10,1|| align=right|2,725|| align=right|0,065|| align=right|4,90|| align=right|4,498||MBA||16. listopadu 1890||Vídeň||J. Palisa
|-
|(302) Clarissa|| || align=right|10,89|| align=right|2,406|| align=right|0,113|| align=right|3,42|| align=right|3,731||MBA||14. listopadu 1890||Nice||A. Charlois
|-
|(303) Josephina|| || align=right|8,7|| align=right|3,121|| align=right|0,069|| align=right|6,88|| align=right|5,513||MBA||12. února 1891||Rome||E. Millosevich
|-
|(304) Olga|| || align=right|9,74|| align=right|2,404|| align=right|0,222|| align=right|15,84|| align=right|3,726||MBA||14. února 1891||Vídeň||J. Palisa
|-
|(305) Gordonia|| || align=right|8,77|| align=right|3,103|| align=right|0,186|| align=right|4,45|| align=right|5,466||MBA||16. února 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(306) Unitas|| || align=right|8,96|| align=right|2,359|| align=right|0,151|| align=right|7,27|| align=right|3,622||MBA||1. března 1891||Rome||E. Millosevich
|-
|(307) Nike|| || align=right|10,12|| align=right|2,914|| align=right|0,139|| align=right|6,12|| align=right|4,974||MBA||5. března 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(308) Polyxo|| || align=right|8,17|| align=right|2,750|| align=right|0,038|| align=right|4,37|| align=right|4,559||MBA||31. března 1891||Marseille||A. Borrelly
|-
|(309) Fraternitas|| || align=right|10,4|| align=right|2,666|| align=right|0,115|| align=right|3,73|| align=right|4,352||MBA||6. dubna 1891||Vídeň||J. Palisa
|-
|(310) Margarita|| || align=right|10,3|| align=right|2,761|| align=right|0,118|| align=right|3,18|| align=right|4,588||MBA||16. května 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(311) Claudia|| || align=right|9,89|| align=right|2,898|| align=right|0,008|| align=right|3,23|| align=right|4,932||MBA||11. června 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(312) Pierretta|| || align=right|8,89|| align=right|2,782|| align=right|0,163|| align=right|9,04|| align=right|4,640||MBA||28. srpna 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(313) Chaldaea|| || align=right|8,90|| align=right|2,376|| align=right|0,180|| align=right|11,65|| align=right|3,663||MBA||30. srpna 1891||Vídeň||J. Palisa
|-
|(314) Rosalia|| || align=right|9,5|| align=right|3,148|| align=right|0,183|| align=right|12,58|| align=right|5,585||MBA||1. září 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(315) Constantia|| || align=right|13,2|| align=right|2,242|| align=right|0,169|| align=right|2,43|| align=right|3,356||MBA||4. září 1891||Vídeň||J. Palisa
|-
|(316) Goberta|| || align=right|9,8|| align=right|3,171|| align=right|0,146|| align=right|2,34|| align=right|5,646||MBA||8. září 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(317) Roxane|| || align=right|10,03|| align=right|2,287|| align=right|0,086|| align=right|1,77|| align=right|3,458||MBA||11. září 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(318) Magdalena|| || align=right|9,40|| align=right|3,195|| align=right|0,084|| align=right|10,65|| align=right|5,710||MBA||24. září 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(319) Leona|| || align=right|9,8|| align=right|3,389|| align=right|0,228|| align=right|10,56|| align=right|6,238||MBA||8. října 1891||Nice||A. Charlois
|-
|(320) Katharina|| || align=right|10,7|| align=right|3,013|| align=right|0,113|| align=right|9,39|| align=right|5,229||MBA||11. října 1891||Vídeň||J. Palisa
|-
|(321) Florentina|| || align=right|10,04|| align=right|2,886|| align=right|0,044|| align=right|2,60|| align=right|4,901||MBA||15. října 1891||Vídeň||J. Palisa
|-
|(322) Phaeo|| || align=right|9,01|| align=right|2,786|| align=right|0,245|| align=right|8,05|| align=right|4,650||MBA||27. listopadu 1891||Marseille||A. Borrelly
|-
|(323) Brucia|| || align=right|9,73|| align=right|2,382|| align=right|0,302|| align=right|24,23|| align=right|3,676||MBA||22. prosince 1891||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(324) Bamberga|| || align=right|6,82|| align=right|2,683|| align=right|0,339|| align=right|11,11|| align=right|4,394||MBA||25. února 1892||Vídeň||J. Palisa
|-
|(325) Heidelberga|| || align=right|8,65|| align=right|3,203|| align=right|0,169|| align=right|8,55|| align=right|5,732||MBA||4. března 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(326) Tamara|| || align=right|9,36|| align=right|2,318|| align=right|0,191|| align=right|23,73|| align=right|3,528||MBA||19. března 1892||Vídeň||J. Palisa
|-
|(327) Columbia|| || align=right|10,1|| align=right|2,777|| align=right|0,064|| align=right|7,15|| align=right|4,626||MBA||22. března 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(328) Gudrun|| || align=right|8,6|| align=right|3,109|| align=right|0,113|| align=right|16,08|| align=right|5,481||MBA||18. března 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(329) Svea|| || align=right|9,66|| align=right|2,477|| align=right|0,024|| align=right|15,89|| align=right|3,898||MBA||21. března 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(330) Adalberta||A910 CB|| align=right|12,6|| align=right|2,468|| align=right|0,254|| align=right|6,76|| align=right|3,878||MBA||2. února 1910||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(331) Etheridgea|| || align=right|9,62|| align=right|3,023|| align=right|0,104|| align=right|6,06|| align=right|5,256||MBA||1. dubna 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(332) Siri|| || align=right|9,5|| align=right|2,773|| align=right|0,092|| align=right|2,85|| align=right|4,618||MBA||19. března 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(333) Badenia||1892 A|| align=right|9,46|| align=right|3,129|| align=right|0,167|| align=right|3,79|| align=right|5,533||MBA||22. srpna 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(334) Chicago||1892 L|| align=right|7,64|| align=right|3,888|| align=right|0,025|| align=right|4,65|| align=right|7,665||HLD||23. srpna 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(335) Roberta||1892 C|| align=right|8,96|| align=right|2,475|| align=right|0,174|| align=right|5,10|| align=right|3,894||MBA||1. září 1892||Heidelberg||A. Staus
|-
|(336) Lacadiera||1892 D|| align=right|9,76|| align=right|2,253|| align=right|0,096|| align=right|5,65|| align=right|3,380||MBA||19. září 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(337) Devosa||1892 E|| align=right|8,74|| align=right|2,383|| align=right|0,139|| align=right|7,86|| align=right|3,678||MBA||22. září 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(338) Budrosa||1892 F|| align=right|8,50|| align=right|2,912|| align=right|0,021|| align=right|6,04|| align=right|4,969||MBA||25. září 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(339) Dorothea||1892 G|| align=right|9,24|| align=right|3,015|| align=right|0,095|| align=right|9,93|| align=right|5,235||MBA||25. září 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(340) Eduarda||1892 H|| align=right|9,9|| align=right|2,746|| align=right|0,118|| align=right|4,68|| align=right|4,550||MBA||25. září 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(341) California||1892 J|| align=right|10,55|| align=right|2,200|| align=right|0,194|| align=right|5,67|| align=right|3,263||MBA||25. září 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(342) Endymion||1892 K|| align=right|10,22|| align=right|2,570|| align=right|0,129|| align=right|7,35|| align=right|4,118||MBA||17. října 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(343) Ostara||1892 N|| align=right|11,56|| align=right|2,412|| align=right|0,230|| align=right|3,28|| align=right|3,746||MBA||15. listopadu 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(344) Desiderata||1892 M|| align=right|8,08|| align=right|2,596|| align=right|0,316|| align=right|18,36|| align=right|4,181||MBA||15. listopadu 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(345) Tercidina||1892 O|| align=right|8,71|| align=right|2,326|| align=right|0,062|| align=right|9,76|| align=right|3,547||MBA||23. listopadu 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(346) Hermentaria||1892 P|| align=right|7,13|| align=right|2,795|| align=right|0,103|| align=right|8,77|| align=right|4,673||MBA||25. listopadu 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(347) Pariana||1892 Q|| align=right|8,96|| align=right|2,613|| align=right|0,165|| align=right|11,70|| align=right|4,224||MBA||28. listopadu 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(348) May||1892 R|| align=right|9,4|| align=right|2,970|| align=right|0,069|| align=right|9,77|| align=right|5,118||MBA||28. listopadu 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(349) Dembowska||1892 T|| align=right|5,93|| align=right|2,925|| align=right|0,088|| align=right|8,26|| align=right|5,001||MBA||9. prosince 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(350) Ornamenta||1892 U|| align=right|8,37|| align=right|3,112|| align=right|0,156|| align=right|24,90|| align=right|5,489||MBA||14. prosince 1892||Nice||A. Charlois
|-
|(351) Yrsa||1892 V|| align=right|8,98|| align=right|2,764|| align=right|0,157|| align=right|9,20|| align=right|4,595||MBA||16. prosince 1892||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(352) Gisela||1893 B|| align=right|10,01|| align=right|2,195|| align=right|0,151|| align=right|3,39|| align=right|3,250||MBA||12. ledna 1893||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(353) Ruperto-Carola||1893 F|| align=right|11,0|| align=right|2,732|| align=right|0,331|| align=right|5,72|| align=right|4,515||MBA||16. ledna 1893||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(354) Eleonora||1893 A|| align=right|6,44|| align=right|2,801|| align=right|0,113|| align=right|18,39|| align=right|4,686||MBA||17. ledna 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(355) Gabriella||1893 E|| align=right|10,4|| align=right|2,539|| align=right|0,106|| align=right|4,28|| align=right|4,044||MBA||20. ledna 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(356) Liguria||1893 G|| align=right|8,22|| align=right|2,756|| align=right|0,240|| align=right|8,24|| align=right|4,575||MBA||21. ledna 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(357) Ninina||1893 J|| align=right|8,72|| align=right|3,156|| align=right|0,073|| align=right|15,07|| align=right|5,607||MBA||11. února 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(358) Apollonia||1893 K|| align=right|9,1|| align=right|2,883|| align=right|0,149|| align=right|3,55|| align=right|4,895||MBA||8. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(359) Georgia||1893 M|| align=right|8,86|| align=right|2,730|| align=right|0,156|| align=right|6,78|| align=right|4,511||MBA||10. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(360) Carlova||1893 N|| align=right|8,48|| align=right|2,999|| align=right|0,182|| align=right|11,72|| align=right|5,194||MBA||11. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(361) Bononia||1893 P|| align=right|8,22|| align=right|3,955|| align=right|0,213|| align=right|12,64|| align=right|7,866||HLD||11. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(362) Havnia||1893 R|| align=right|9,00|| align=right|2,579|| align=right|0,044|| align=right|8,08|| align=right|4,141||MBA||12. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(363) Padua||1893 S|| align=right|9,01|| align=right|2,747|| align=right|0,074|| align=right|5,96|| align=right|4,553||MBA||17. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(364) Isara||1893 T|| align=right|9,86|| align=right|2,222|| align=right|0,149|| align=right|6,01|| align=right|3,312||MBA||19. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(365) Corduba||1893 V|| align=right|9,18|| align=right|2,806|| align=right|0,155|| align=right|12,80|| align=right|4,700||MBA||21. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(366) Vincentina||1893 W|| align=right|8,5|| align=right|3,144|| align=right|0,055|| align=right|10,56|| align=right|5,575||MBA||21. března 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(367) Amicitia||1893 AA|| align=right|10,7|| align=right|2,220|| align=right|0,097|| align=right|2,95|| align=right|3,306||MBA||19. května 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(368) Haidea||1893 AB|| align=right|9,93|| align=right|3,074|| align=right|0,202|| align=right|7,80|| align=right|5,390||MBA||19. května 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(369) Aëria||1893 AE|| align=right|8,52|| align=right|2,649|| align=right|0,098|| align=right|12,71|| align=right|4,311||MBA||4. července 1893||Marseille||A. Borrelly
|-
|(370) Modestia||1893 AC|| align=right|10,68|| align=right|2,326|| align=right|0,091|| align=right|7,87|| align=right|3,546||MBA||14. července 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(371) Bohemia||1893 AD|| align=right|8,72|| align=right|2,727|| align=right|0,062|| align=right|7,39|| align=right|4,502||MBA||16. července 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(372) Palma||1893 AH|| align=right|7,2|| align=right|3,146|| align=right|0,263|| align=right|23,87|| align=right|5,578||MBA||19. srpna 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(373) Melusina||1893 AJ|| align=right|9,13|| align=right|3,113|| align=right|0,147|| align=right|15,45|| align=right|5,492||MBA||15. září 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(374) Burgundia||1893 AK|| align=right|8,67|| align=right|2,781|| align=right|0,080|| align=right|8,99|| align=right|4,636||MBA||18. září 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(375) Ursula||1893 AL|| align=right|7,47|| align=right|3,124|| align=right|0,108|| align=right|15,94|| align=right|5,521||MBA||18. září 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(376) Geometria||1893 AM|| align=right|9,49|| align=right|2,289|| align=right|0,172|| align=right|5,44|| align=right|3,463||MBA||18. září 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(377) Campania||1893 AN|| align=right|8,89|| align=right|2,692|| align=right|0,076|| align=right|6,69|| align=right|4,416||MBA||20. září 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(378) Holmia||1893 AP|| align=right|9,80|| align=right|2,776|| align=right|0,130|| align=right|7,01|| align=right|4,625||MBA||6. prosince 1893||Nice||A. Charlois
|-
|(379) Huenna||1894 AQ|| align=right|8,87|| align=right|3,131|| align=right|0,192|| align=right|1,67|| align=right|5,539||MBA BIN||8. ledna 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(380) Fiducia||1894 AR|| align=right|9,42|| align=right|2,679|| align=right|0,114|| align=right|6,16|| align=right|4,384||MBA||8. ledna 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(381) Myrrha||1894 AS|| align=right|8,25|| align=right|3,220|| align=right|0,096|| align=right|12,53|| align=right|5,778||MBA||10. ledna 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(382) Dodona||1894 AT|| align=right|8,77|| align=right|3,116|| align=right|0,178|| align=right|7,41|| align=right|5,500||MBA||29. ledna 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(383) Janina||1894 AU|| align=right|9,91|| align=right|3,144|| align=right|0,167|| align=right|2,65|| align=right|5,575||MBA||29. ledna 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(384) Burdigala||1894 AV|| align=right|9,64|| align=right|2,652|| align=right|0,149|| align=right|5,61|| align=right|4,318||MBA||11. února 1894||Bordeaux||F. Courty
|-
|(385) Ilmatar||1894 AX|| align=right|7,49|| align=right|2,848|| align=right|0,127|| align=right|13,57|| align=right|4,804||MBA||1. března 1894||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(386) Siegena||1894 AY|| align=right|7,43|| align=right|2,895|| align=right|0,173|| align=right|20,26|| align=right|4,926||MBA||1. března 1894||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(387) Aquitania||1894 AZ|| align=right|7,41|| align=right|2,740|| align=right|0,237|| align=right|18,14|| align=right|4,535||MBA||5. března 1894||Bordeaux||F. Courty
|-
|(388) Charybdis||1894 BA|| align=right|8,57|| align=right|3,007|| align=right|0,059|| align=right|6,46|| align=right|5,213||MBA||7. března 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(389) Industria||1894 BB|| align=right|7,88|| align=right|2,609|| align=right|0,066|| align=right|8,14|| align=right|4,214||MBA||8. března 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(390) Alma||1894 BC|| align=right|10,39|| align=right|2,653|| align=right|0,130|| align=right|12,15|| align=right|4,320||MBA||24. března 1894||Paříž||G. Bigourdan
|-
|(391) Ingeborg||1894 BE|| align=right|10,1|| align=right|2,321|| align=right|0,307|| align=right|23,18|| align=right|3,536||MBA||1. listopadu 1894||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(392) Wilhelmina||1894 BF|| align=right|9,7|| align=right|2,884|| align=right|0,140|| align=right|14,33|| align=right|4,898||MBA||4. listopadu 1894||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(393) Lampetia||1894 BG|| align=right|8,39|| align=right|2,780|| align=right|0,332|| align=right|14,88|| align=right|4,634||MBA||4. listopadu 1894||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(394) Arduina||1894 BH|| align=right|9,66|| align=right|2,761|| align=right|0,229|| align=right|6,23|| align=right|4,587||MBA||19. listopadu 1894||Marseille||A. Borrelly
|-
|(395) Delia||1894 BK|| align=right|10,38|| align=right|2,786|| align=right|0,084|| align=right|3,36|| align=right|4,651||MBA||30. listopadu 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(396) Aeolia||1894 BL|| align=right|9,9|| align=right|2,743|| align=right|0,159|| align=right|2,55|| align=right|4,542||MBA||1. prosince 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(397) Vienna||1894 BM|| align=right|9,31|| align=right|2,636|| align=right|0,247|| align=right|12,84|| align=right|4,278||MBA||19. prosince 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(398) Admete||1894 BN|| align=right|10,3|| align=right|2,738|| align=right|0,224|| align=right|9,53|| align=right|4,531||MBA||28. prosince 1894||Nice||A. Charlois
|-
|(399) Persephone||1895 BP|| align=right|9,0|| align=right|3,057|| align=right|0,068|| align=right|13,09|| align=right|5,343||MBA||23. února 1895||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(400) Ducrosa||1895 BU|| align=right|10,1|| align=right|3,128|| align=right|0,115|| align=right|10,53|| align=right|5,532||MBA||15. března 1895||Nice||A. Charlois
|-
|(401) Ottilia||1895 BT|| align=right|9,1|| align=right|3,346|| align=right|0,040|| align=right|5,98|| align=right|6,119||MBA||16. března 1895||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(402) Chloë||1895 BW|| align=right|9,02|| align=right|2,560|| align=right|0,113|| align=right|11,82|| align=right|4,095||MBA||21. března 1895||Nice||A. Charlois
|-
|(403) Cyane||1895 BX|| align=right|9,1|| align=right|2,811|| align=right|0,097|| align=right|9,16|| align=right|4,713||MBA||18. května 1895||Nice||A. Charlois
|-
|(404) Arsinoë||1895 BY|| align=right|9,01|| align=right|2,595|| align=right|0,199|| align=right|14,12|| align=right|4,180||MBA||20. června 1895||Nice||A. Charlois
|-
|(405) Thia||1895 BZ|| align=right|8,46|| align=right|2,584|| align=right|0,245|| align=right|11,96|| align=right|4,153||MBA||23. července 1895||Nice||A. Charlois
|-
|(406) Erna||1895 CB|| align=right|10,36|| align=right|2,915|| align=right|0,183|| align=right|4,20|| align=right|4,976||MBA||22. srpna 1895||Nice||A. Charlois
|-
|(407) Arachne||1895 CC|| align=right|8,88|| align=right|2,625|| align=right|0,071|| align=right|7,54|| align=right|4,253||MBA||13. října 1895||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(408) Fama||1895 CD|| align=right|9,5|| align=right|3,173|| align=right|0,138|| align=right|9,10|| align=right|5,651||MBA||13. října 1895||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(409) Aspasia||1895 CE|| align=right|7,62|| align=right|2,576|| align=right|0,071|| align=right|11,25|| align=right|4,135||MBA||9. prosince 1895||Nice||A. Charlois
|-
|(410) Chloris||1896 CH|| align=right|8,30|| align=right|2,729|| align=right|0,237|| align=right|10,93|| align=right|4,507||MBA||7. ledna 1896||Nice||A. Charlois
|-
|(411) Xanthe||1896 CJ|| align=right|8,9|| align=right|2,935|| align=right|0,116|| align=right|15,36|| align=right|5,027||MBA||7. ledna 1896||Nice||A. Charlois
|-
|(412) Elisabetha||1896 CK|| align=right|9,0|| align=right|2,764|| align=right|0,041|| align=right|13,78|| align=right|4,593||MBA||7. ledna 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(413) Edburga||1896 CL|| align=right|10,18|| align=right|2,586|| align=right|0,344|| align=right|18,71|| align=right|4,158||MBA||7. ledna 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(414) Liriope||1896 CN|| align=right|9,49|| align=right|3,509|| align=right|0,069|| align=right|9,55|| align=right|6,572||MBA||16. ledna 1896||Nice||A. Charlois
|-
|(415) Palatia||1896 CO|| align=right|9,21|| align=right|2,791|| align=right|0,302|| align=right|8,18|| align=right|4,663||MBA||7. února 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(416) Vaticana||1896 CS|| align=right|7,89|| align=right|2,792|| align=right|0,219|| align=right|12,87|| align=right|4,665||MBA||4. května 1896||Nice||A. Charlois
|-
|(417) Suevia||1896 CT|| align=right|9,34|| align=right|2,802|| align=right|0,133|| align=right|6,62|| align=right|4,690||MBA||6. května 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(418) Alemannia||1896 CV|| align=right|9,77|| align=right|2,593|| align=right|0,120|| align=right|6,83|| align=right|4,175||MBA||7. září 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(419) Aurelia||1896 CW|| align=right|8,42|| align=right|2,597|| align=right|0,253|| align=right|3,93|| align=right|4,184||MBA||7. září 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(420) Bertholda||1896 CY|| align=right|8,31|| align=right|3,413|| align=right|0,043|| align=right|6,67|| align=right|6,305||MBA||7. září 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(421) Zähringia||1896 CZ|| align=right|11,78|| align=right|2,541|| align=right|0,283|| align=right|7,78|| align=right|4,051||MBA||7. září 1896||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(422) Berolina||1896 DA|| align=right|10,83|| align=right|2,229|| align=right|0,214|| align=right|5,00|| align=right|3,327||MBA||8. října 1896||Berlín||G. Witt
|-
|(423) Diotima||1896 DB|| align=right|7,24|| align=right|3,067|| align=right|0,041|| align=right|11,24|| align=right|5,370||MBA||7. prosince 1896||Nice||A. Charlois
|-
|(424) Gratia||1896 DF|| align=right|9,8|| align=right|2,773|| align=right|0,111|| align=right|8,21|| align=right|4,618||MBA||31. prosince 1896||Nice||A. Charlois
|-
|(425) Cornelia||1896 DC|| align=right|9,9|| align=right|2,888|| align=right|0,062|| align=right|4,06|| align=right|4,907||MBA||28. prosince 1896||Nice||A. Charlois
|-
|(426) Hippo||1897 DH|| align=right|8,42|| align=right|2,888|| align=right|0,105|| align=right|19,54|| align=right|4,908||MBA||25. srpna 1897||Nice||A. Charlois
|-
|(427) Galene||1897 DJ|| align=right|9,8|| align=right|2,975|| align=right|0,118|| align=right|5,13|| align=right|5,130||MBA||27. srpna 1897||Nice||A. Charlois
|-
|(428) Monachia||1897 DK|| align=right|11,5|| align=right|2,308|| align=right|0,180|| align=right|6,20|| align=right|3,506||MBA||18. listopadu 1897||Munich||W. Villiger
|-
|(429) Lotis||1897 DL|| align=right|9,82|| align=right|2,607|| align=right|0,124|| align=right|9,53|| align=right|4,209||MBA||23. listopadu 1897||Nice||A. Charlois
|-
|(430) Hybris||1897 DM|| align=right|10,3|| align=right|2,846|| align=right|0,255|| align=right|14,60|| align=right|4,800||MBA||18. prosince 1897||Nice||A. Charlois
|-
|(431) Nephele||1897 DN|| align=right|8,72|| align=right|3,140|| align=right|0,174|| align=right|1,83|| align=right|5,563||MBA||18. prosince 1897||Nice||A. Charlois
|-
|(432) Pythia||1897 DO|| align=right|8,84|| align=right|2,369|| align=right|0,147|| align=right|12,14|| align=right|3,646||MBA||18. prosince 1897||Nice||A. Charlois
|-
|(433) Eros||1898 DQ|| align=right|11,16|| align=right|1,459|| align=right|0,223|| align=right|10,83|| align=right|1,761||AMR||13. srpna 1898||Berlín||G. Witt
|-
|(434) Hungaria||1898 DR|| align=right|11,21|| align=right|1,945|| align=right|0,074|| align=right|22,51|| align=right|2,712||MBA||11. září 1898||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(435) Ella||1898 DS|| align=right|10,23|| align=right|2,450|| align=right|0,155|| align=right|1,82|| align=right|3,834||MBA||11. září 1898||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(436) Patricia||1898 DT|| align=right|9,8|| align=right|3,203|| align=right|0,062|| align=right|18,48|| align=right|5,732||MBA||13. září 1898||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(437) Rhodia||1898 DP|| align=right|10,41|| align=right|2,387|| align=right|0,248|| align=right|7,36|| align=right|3,687||MBA||16. července 1898||Nice||A. Charlois
|-
|(438) Zeuxo||1898 DU|| align=right|9,80|| align=right|2,554|| align=right|0,070|| align=right|7,39|| align=right|4,080||MBA||8. listopadu 1898||Nice||A. Charlois
|-
|(439) Ohio||1898 EB|| align=right|9,83|| align=right|3,132|| align=right|0,063|| align=right|19,19|| align=right|5,543||MBA||13. října 1898||Mount Hamilton||E. F. Coddington
|-
|(440) Theodora||1898 EC|| align=right|11,5|| align=right|2,210|| align=right|0,109|| align=right|1,60|| align=right|3,286||MBA||13. října 1898||Mount Hamilton||E. F. Coddington
|-
|(441) Bathilde||1898 ED|| align=right|8,51|| align=right|2,806|| align=right|0,083|| align=right|8,15|| align=right|4,700||MBA||8. prosince 1898||Nice||A. Charlois
|-
|(442) Eichsfeldia||1899 EE|| align=right|10,03|| align=right|2,346|| align=right|0,072|| align=right|6,07|| align=right|3,592||MBA||15. února 1899||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(443) Photographica||1899 EF|| align=right|10,28|| align=right|2,216|| align=right|0,041|| align=right|4,24|| align=right|3,298||MBA||17. února 1899||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(444) Gyptis||1899 EL|| align=right|7,83|| align=right|2,773|| align=right|0,173|| align=right|10,28|| align=right|4,616||MBA||31. března 1899||Marseille||J. Coggia
|-
|(445) Edna||1899 EX|| align=right|9,29|| align=right|3,202|| align=right|0,191|| align=right|21,37|| align=right|5,728||MBA||2. října 1899||Mount Hamilton||E. F. Coddington
|-
|(446) Aeternitas||1899 ER|| align=right|8,90|| align=right|2,788|| align=right|0,124|| align=right|10,63|| align=right|4,656||MBA||27. října 1899||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(447) Valentine||1899 ES|| align=right|8,99|| align=right|2,988|| align=right|0,039|| align=right|4,81|| align=right|5,165||MBA||27. října 1899||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(448) Natalie||1899 ET|| align=right|10,30|| align=right|3,139|| align=right|0,185|| align=right|12,72|| align=right|5,561||MBA||27. října 1899||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(449) Hamburga||1899 EU|| align=right|9,47|| align=right|2,553|| align=right|0,171|| align=right|3,09|| align=right|4,080||MBA||31. října 1899||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(450) Brigitta||1899 EV|| align=right|10,28|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|10,17|| align=right|5,232||MBA||10. října 1899||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(451) Patientia||1899 EY|| align=right|6,65|| align=right|3,061|| align=right|0,078|| align=right|15,23|| align=right|5,355||MBA||4. prosince 1899||Nice||A. Charlois
|-
|(452) Hamiltonia||1899 FD|| align=right|11,2|| align=right|2,847|| align=right|0,010|| align=right|3,23|| align=right|4,804||MBA||6. prosince 1899||Mount Hamilton||J. E. Keeler
|-
|(453) Tea||1900 FA|| align=right|10,6|| align=right|2,184|| align=right|0,109|| align=right|5,56|| align=right|3,226||MBA||22. února 1900||Nice||A. Charlois
|-
|(454) Mathesis||1900 FC|| align=right|9,20|| align=right|2,628|| align=right|0,112|| align=right|6,31|| align=right|4,258||MBA||28. března 1900||Heidelberg||A. Schwassmann
|-
|(455) Bruchsalia||1900 FG|| align=right|8,86|| align=right|2,656|| align=right|0,295|| align=right|12,03|| align=right|4,328||MBA||22. května 1900||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(456) Abnoba||1900 FH|| align=right|9,2|| align=right|2,787|| align=right|0,182|| align=right|14,46|| align=right|4,651||MBA||4. června 1900||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(457) Alleghenia||1900 FJ|| align=right|11,0|| align=right|3,089|| align=right|0,181|| align=right|12,95|| align=right|5,427||MBA||15. září 1900||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(458) Hercynia||1900 FK|| align=right|9,63|| align=right|2,993|| align=right|0,243|| align=right|12,63|| align=right|5,178||MBA||21. září 1900||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Schwassmann
|-
|(459) Signe||1900 FM|| align=right|10,44|| align=right|2,621|| align=right|0,210|| align=right|10,30|| align=right|4,242||MBA||22. října 1900||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(460) Scania||1900 FN|| align=right|10,6|| align=right|2,720|| align=right|0,104|| align=right|4,64|| align=right|4,486||MBA||22. října 1900||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(461) Saskia||1900 FP|| align=right|10,48|| align=right|3,117|| align=right|0,149|| align=right|1,45|| align=right|5,504||MBA||22. října 1900||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(462) Eriphyla||1900 FQ|| align=right|9,23|| align=right|2,876|| align=right|0,084|| align=right|3,20|| align=right|4,878||MBA||22. října 1900||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(463) Lola||1900 FS|| align=right|11,82|| align=right|2,398|| align=right|0,222|| align=right|13,56|| align=right|3,713||MBA||31. října 1900||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(464) Megaira||1901 FV|| align=right|9,52|| align=right|2,807|| align=right|0,203|| align=right|10,16|| align=right|4,703||MBA||9. ledna 1901||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(465) Alekto||1901 FW|| align=right|9,7|| align=right|3,088|| align=right|0,212|| align=right|4,66|| align=right|5,426||MBA||13. ledna 1901||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(466) Tisiphone||1901 FX|| align=right|8,30|| align=right|3,359|| align=right|0,083|| align=right|19,17|| align=right|6,156||MBA||17. ledna 1901||Heidelberg||M. F. Wolf; L. Carnera
|-
|(467) Laura||1901 FY|| align=right|10,5|| align=right|2,943|| align=right|0,113|| align=right|6,45|| align=right|5,049||MBA||9. ledna 1901||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(468) Lina||1901 FZ|| align=right|9,83|| align=right|3,133|| align=right|0,198|| align=right|00,44|| align=right|5,544||MBA||18. ledna 1901||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(469) Argentina||1901 GE|| align=right|8,62|| align=right|3,169|| align=right|0,169|| align=right|11,71|| align=right|5,639||MBA||20. února 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(470) Kilia||1901 GJ|| align=right|10,07|| align=right|2,406|| align=right|0,094|| align=right|7,23|| align=right|3,730||MBA||21. dubna 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(471) Papagena||1901 GN|| align=right|6,73|| align=right|2,887|| align=right|0,234|| align=right|14,99|| align=right|4,904||MBA||7. června 1901||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(472) Roma||1901 GP|| align=right|8,92|| align=right|2,546|| align=right|0,094|| align=right|15,80|| align=right|4,061||MBA||11. července 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(473) Nolli||1901 GC|| align=right|12,3|| align=right|2,665|| align=right|0,106|| align=right|12,92|| align=right|4,349||MBA||13. února 1901||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(474) Prudentia||1901 GD|| align=right|10,6|| align=right|2,453|| align=right|0,212|| align=right|8,80|| align=right|3,842||MBA||13. února 1901||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(475) Ocllo||1901 HN|| align=right|11,88|| align=right|2,592|| align=right|0,382|| align=right|18,92|| align=right|4,173||MBA||14. srpna 1901||Arequipa||D. Stewart
|-
|(476) Hedwig||1901 GQ|| align=right|8,55|| align=right|2,651|| align=right|0,074|| align=right|10,95|| align=right|4,315||MBA||17. srpna 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(477) Italia||1901 GR|| align=right|10,25|| align=right|2,416|| align=right|0,189|| align=right|5,29|| align=right|3,754||MBA||23. srpna 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(478) Tergeste||1901 GU|| align=right|7,98|| align=right|3,015|| align=right|0,089|| align=right|13,18|| align=right|5,235||MBA||21. září 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(479) Caprera||1901 HJ|| align=right|9,6|| align=right|2,720|| align=right|0,220|| align=right|8,67|| align=right|4,485||MBA||12. listopadu 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(480) Hansa||1901 GL|| align=right|8,38|| align=right|2,645|| align=right|0,047|| align=right|21,30|| align=right|4,301||MBA||21. května 1901||Heidelberg||M. F. Wolf; L. Carnera
|-
|(481) Emita||1902 HP|| align=right|8,6|| align=right|2,740|| align=right|0,159|| align=right|9,86|| align=right|4,534||MBA||12. února 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(482) Petrina||1902 HT|| align=right|8,84|| align=right|2,997|| align=right|0,103|| align=right|14,48|| align=right|5,189||MBA||3. března 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(483) Seppina||1902 HU|| align=right|8,33|| align=right|3,423|| align=right|0,055|| align=right|18,75|| align=right|6,332||MBA||4. března 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(484) Pittsburghia||1902 HX|| align=right|9,86|| align=right|2,667|| align=right|0,059|| align=right|12,50|| align=right|4,356||MBA||29. dubna 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(485) Genua||1902 HZ|| align=right|8,3|| align=right|2,751|| align=right|0,190|| align=right|13,87|| align=right|4,562||MBA||7. května 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(486) Cremona||1902 JB|| align=right|10,7|| align=right|2,352|| align=right|0,164|| align=right|11,08|| align=right|3,607||MBA||11. května 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(487) Venetia||1902 JL|| align=right|8,14|| align=right|2,673|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|4,369||MBA||9. července 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(488) Kreusa||1902 JG|| align=right|7,81|| align=right|3,158|| align=right|0,170|| align=right|11,50|| align=right|5,612||MBA||26. června 1902||Heidelberg||M. F. Wolf; L. Carnera
|-
|(489) Comacina||1902 JM|| align=right|8,32|| align=right|3,154|| align=right|0,039|| align=right|12,98|| align=right|5,599||MBA||2. září 1902||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(490) Veritas||1902 JP|| align=right|8,32|| align=right|3,170|| align=right|0,099|| align=right|9,27|| align=right|5,642||MBA||3. září 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(491) Carina||1902 JQ|| align=right|8,5|| align=right|3,190|| align=right|0,090|| align=right|18,89|| align=right|5,695||MBA||3. září 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(492) Gismonda||1902 JR|| align=right|9,8|| align=right|3,119|| align=right|0,171|| align=right|1,63|| align=right|5,509||MBA||3. září 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(493) Griseldis||1902 JS|| align=right|10,3|| align=right|3,122|| align=right|0,171|| align=right|15,15|| align=right|5,517||MBA||7. září 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(494) Virtus||1902 JV|| align=right|8,96|| align=right|2,989|| align=right|0,057|| align=right|7,08|| align=right|5,168||MBA||7. října 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(495) Eulalia||1902 KG|| align=right|10,78|| align=right|2,488|| align=right|0,130|| align=right|2,28|| align=right|3,924||MBA||25. října 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(496) Gryphia||1902 KH|| align=right|11,61|| align=right|2,199|| align=right|0,080|| align=right|3,79|| align=right|3,260||MBA||25. října 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(497) Iva||1902 KJ|| align=right|10,02|| align=right|2,856|| align=right|0,299|| align=right|4,84|| align=right|4,825||MBA||4. listopadu 1902||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(498) Tokio||1902 KU|| align=right|8,95|| align=right|2,651|| align=right|0,226|| align=right|9,51|| align=right|4,315||MBA||2. prosince 1902||Nice||A. Charlois
|-
|(499) Venusia||1902 KX|| align=right|9,39|| align=right|4,010|| align=right|0,214|| align=right|2,10|| align=right|8,029||HLD||24. prosince 1902||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(500) Selinur||1903 LA|| align=right|9,3|| align=right|2,616|| align=right|0,145|| align=right|9,76|| align=right|4,229||MBA||16. ledna 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(501) Urhixidur||1903 LB|| align=right|8,9|| align=right|3,166|| align=right|0,141|| align=right|20,83|| align=right|5,633||MBA||18. ledna 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(502) Sigune||1903 LC|| align=right|10,77|| align=right|2,383|| align=right|0,180|| align=right|25,02|| align=right|3,678||MBA||19. ledna 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(503) Evelyn||1903 LF|| align=right|9,14|| align=right|2,725|| align=right|0,175|| align=right|5,03|| align=right|4,497||MBA||19. ledna 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(504) Cora||1902 LK|| align=right|9,4|| align=right|2,722|| align=right|0,218|| align=right|12,90|| align=right|4,489||MBA||30. června 1902||Arequipa||S. I. Bailey
|-
|(505) Cava||1902 LL|| align=right|8,61|| align=right|2,686|| align=right|0,246|| align=right|9,83|| align=right|4,401||MBA||21. srpna 1902||Arequipa||R. H. Frost
|-
|(506) Marion||1903 LN|| align=right|8,85|| align=right|3,040|| align=right|0,147|| align=right|17,00|| align=right|5,300||MBA||17. února 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(507) Laodica||1903 LO|| align=right|9,1|| align=right|3,157|| align=right|0,094|| align=right|9,52|| align=right|5,608||MBA||19. února 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(508) Princetonia||1903 LQ|| align=right|8,24|| align=right|3,161|| align=right|0,015|| align=right|13,37|| align=right|5,618||MBA||20. dubna 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(509) Iolanda||1903 LR|| align=right|8,40|| align=right|3,065|| align=right|0,090|| align=right|15,42|| align=right|5,365||MBA||28. dubna 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(510) Mabella||1903 LT|| align=right|9,73|| align=right|2,611|| align=right|0,193|| align=right|9,53|| align=right|4,217||MBA||20. května 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(511) Davida||1903 LU|| align=right|6,22|| align=right|3,166|| align=right|0,186|| align=right|15,94|| align=right|5,633||MBA||30. května 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(512) Taurinensis||1903 LV|| align=right|10,68|| align=right|2,190|| align=right|0,255|| align=right|8,75|| align=right|3,240||MBA||23. června 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(513) Centesima||1903 LY|| align=right|9,75|| align=right|3,020|| align=right|0,079|| align=right|9,73|| align=right|5,246||MBA||24. srpna 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(514) Armida||1903 MB|| align=right|9,04|| align=right|3,046|| align=right|0,047|| align=right|3,89|| align=right|5,316||MBA||24. srpna 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(515) Athalia||1903 ME|| align=right|11,23|| align=right|3,137|| align=right|0,166|| align=right|2,04|| align=right|5,556||MBA||20. září 1903||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(516) Amherstia||1903 MG|| align=right|8,27|| align=right|2,681|| align=right|0,274|| align=right|12,96|| align=right|4,388||MBA||20. září 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(517) Edith||1903 MH|| align=right|9,35|| align=right|3,148|| align=right|0,190|| align=right|3,20|| align=right|5,585||MBA||22. září 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(518) Halawe||1903 MO|| align=right|11,0|| align=right|2,533|| align=right|0,227|| align=right|6,74|| align=right|4,031||MBA||20. října 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(519) Sylvania||1903 MP|| align=right|9,14|| align=right|2,790|| align=right|0,186|| align=right|11,02|| align=right|4,660||MBA||20. října 1903||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(520) Franziska||1903 MV|| align=right|10,61|| align=right|3,006|| align=right|0,107|| align=right|10,97|| align=right|5,212||MBA||27. října 1903||Heidelberg||M. F. Wolf; P. Gotz
|-
|(521) Brixia||1904 NB|| align=right|8,31|| align=right|2,744|| align=right|0,281|| align=right|10,59|| align=right|4,546||MBA||10. ledna 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(522) Helga||1904 NC|| align=right|9,12|| align=right|3,632|| align=right|0,075|| align=right|4,44|| align=right|6,920||MBA||10. ledna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(523) Ada||1904 ND|| align=right|9,6|| align=right|2,966|| align=right|0,180|| align=right|4,33|| align=right|5,108||MBA||27. ledna 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(524) Fidelio||1904 NN|| align=right|9,83|| align=right|2,635|| align=right|0,130|| align=right|8,23|| align=right|4,277||MBA||14. března 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(525) Adelaide||1908 EKa|| align=right|12,53|| align=right|2,246|| align=right|0,103|| align=right|6,00|| align=right|3,365||MBA||21. října 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(526) Jena||1904 NQ|| align=right|10,17|| align=right|3,118|| align=right|0,140|| align=right|2,18|| align=right|5,504||MBA||14. března 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(527) Euryanthe||1904 NR|| align=right|10,1|| align=right|2,724|| align=right|0,153|| align=right|9,68|| align=right|4,496||MBA||20. března 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(528) Rezia||1904 NS|| align=right|9,14|| align=right|3,396|| align=right|0,018|| align=right|12,68|| align=right|6,257||MBA||20. března 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(529) Preziosa||1904 NT|| align=right|10,06|| align=right|3,017|| align=right|0,096|| align=right|11,03|| align=right|5,239||MBA||20. března 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(530) Turandot||1904 NV|| align=right|9,29|| align=right|3,184|| align=right|0,222|| align=right|8,57|| align=right|5,679||MBA||11. dubna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(531) Zerlina||1904 NW|| align=right|11,8|| align=right|2,784|| align=right|0,200|| align=right|34,02|| align=right|4,645||MBA||12. dubna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(532) Herculina||1904 NY|| align=right|5,81|| align=right|2,772|| align=right|0,179|| align=right|16,31|| align=right|4,615||MBA||20. dubna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(533) Sara||1904 NZ|| align=right|9,67|| align=right|2,980|| align=right|0,043|| align=right|6,56|| align=right|5,143||MBA||19. dubna 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(534) Nassovia||1904 OA|| align=right|9,77|| align=right|2,884|| align=right|0,058|| align=right|3,28|| align=right|4,897||MBA||19. dubna 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(535) Montague||1904 OC|| align=right|9,48|| align=right|2,570|| align=right|0,023|| align=right|6,79|| align=right|4,118||MBA||7. května 1904||Heidelberg||R. S. Dugan
|-
|(536) Merapi||1904 OF|| align=right|8,08|| align=right|3,505|| align=right|0,081|| align=right|19,39|| align=right|6,561||MBA||11. května 1904||Washington||G. H. Peters
|-
|(537) Pauly||1904 OG|| align=right|8,8|| align=right|3,071|| align=right|0,231|| align=right|9,89|| align=right|5,380||MBA||7. července 1904||Nice||A. Charlois
|-
|(538) Friederike||1904 OK|| align=right|9,3|| align=right|3,165|| align=right|0,164|| align=right|6,51|| align=right|5,629||MBA||18. července 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(539) Pamina||1904 OL|| align=right|9,7|| align=right|2,738|| align=right|0,213|| align=right|6,82|| align=right|4,529||MBA||2. srpna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(540) Rosamunde||1904 ON|| align=right|10,76|| align=right|2,220|| align=right|0,091|| align=right|5,58|| align=right|3,307||MBA||3. srpna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(541) Deborah||1904 OO|| align=right|10,1|| align=right|2,814|| align=right|0,054|| align=right|6,01|| align=right|4,720||MBA||4. srpna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(542) Susanna||1904 OQ|| align=right|9,36|| align=right|2,906|| align=right|0,142|| align=right|12,08|| align=right|4,953||MBA||15. srpna 1904||Heidelberg||P. Gotz; A. Kopff
|-
|(543) Charlotte||1904 OT|| align=right|9,4|| align=right|3,059|| align=right|0,154|| align=right|8,48|| align=right|5,350||MBA||11. září 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(544) Jetta||1904 OU|| align=right|9,9|| align=right|2,591|| align=right|0,155|| align=right|8,38|| align=right|4,170||MBA||11. září 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(545) Messalina||1904 OY|| align=right|8,84|| align=right|3,202|| align=right|0,169|| align=right|11,13|| align=right|5,728||MBA||3. října 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(546) Herodias||1904 PA|| align=right|9,70|| align=right|2,599|| align=right|0,114|| align=right|14,86|| align=right|4,189||MBA||10. října 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(547) Praxedis||1904 PB|| align=right|9,52|| align=right|2,773|| align=right|0,238|| align=right|16,90|| align=right|4,616||MBA||14. října 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(548) Kressida||1904 PC|| align=right|11,26|| align=right|2,284|| align=right|0,185|| align=right|3,87|| align=right|3,450||MBA||14. října 1904||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(549) Jessonda||1904 PK|| align=right|11,01|| align=right|2,683|| align=right|0,261|| align=right|3,97|| align=right|4,394||MBA||15. listopadu 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(550) Senta||1904 PL|| align=right|9,37|| align=right|2,589|| align=right|0,222|| align=right|10,12|| align=right|4,165||MBA||16. listopadu 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(551) Ortrud||1904 PM|| align=right|9,57|| align=right|2,965|| align=right|0,127|| align=right|00,41|| align=right|5,105||MBA||16. listopadu 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(552) Sigelinde||1904 PO|| align=right|9,4|| align=right|3,154|| align=right|0,083|| align=right|7,71|| align=right|5,601||MBA||14. prosince 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(553) Kundry||1904 PP|| align=right|12,2|| align=right|2,232|| align=right|0,110|| align=right|5,39|| align=right|3,334||MBA||27. prosince 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(554) Peraga||1905 PS|| align=right|8,97|| align=right|2,374|| align=right|0,155|| align=right|2,94|| align=right|3,658||MBA||8. ledna 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(555) Norma||1905 PT|| align=right|10,6|| align=right|3,184|| align=right|0,157|| align=right|2,64|| align=right|5,680||MBA||14. ledna 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(556) Phyllis||1905 PW|| align=right|9,56|| align=right|2,465|| align=right|0,102|| align=right|5,24|| align=right|3,870||MBA||8. ledna 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(557) Violetta||1905 PY|| align=right|11,8|| align=right|2,442|| align=right|0,102|| align=right|2,50|| align=right|3,816||MBA||26. ledna 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(558) Carmen||1905 QB|| align=right|9,09|| align=right|2,907|| align=right|0,044|| align=right|8,37|| align=right|4,956||MBA||9. února 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(559) Nanon||1905 QD|| align=right|9,36|| align=right|2,713|| align=right|0,065|| align=right|9,31|| align=right|4,468||MBA||8. března 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(560) Delila||1905 QF|| align=right|10,6|| align=right|2,755|| align=right|0,159|| align=right|8,46|| align=right|4,571||MBA||13. března 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(561) Ingwelde||1905 QG|| align=right|11,21|| align=right|3,179|| align=right|0,114|| align=right|1,53|| align=right|5,667||MBA||26. března 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(562) Salome||1905 QH|| align=right|9,95|| align=right|3,020|| align=right|0,095|| align=right|11,13|| align=right|5,248||MBA||3. dubna 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(563) Suleika||1905 QK|| align=right|8,50|| align=right|2,712|| align=right|0,237|| align=right|10,25|| align=right|4,466||MBA||6. dubna 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(564) Dudu||1905 QM|| align=right|10,43|| align=right|2,752|| align=right|0,273|| align=right|17,96|| align=right|4,565||MBA||9. května 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(565) Marbachia||1905 QN|| align=right|10,88|| align=right|2,444|| align=right|0,129|| align=right|11,00|| align=right|3,821||MBA||9. května 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(566) Stereoskopia||1905 QO|| align=right|8,03|| align=right|3,382|| align=right|0,111|| align=right|4,90|| align=right|6,219||MBA||28. května 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(567) Eleutheria||1905 QP|| align=right|9,16|| align=right|3,130|| align=right|0,097|| align=right|9,28|| align=right|5,538||MBA||28. května 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(568) Cheruskia||1905 QS|| align=right|9,1|| align=right|2,887|| align=right|0,165|| align=right|18,38|| align=right|4,904||MBA||26. července 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(569) Misa||1905 QT|| align=right|10,12|| align=right|2,657|| align=right|0,183|| align=right|1,30|| align=right|4,330||MBA||27. července 1905||Vídeň||J. Palisa
|-
|(570) Kythera||1905 QX|| align=right|8,81|| align=right|3,420|| align=right|0,121|| align=right|1,79|| align=right|6,324||MBA||30. července 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(571) Dulcinea||1905 QZ|| align=right|11,59|| align=right|2,410|| align=right|0,243|| align=right|5,23|| align=right|3,740||MBA||4. září 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(572) Rebekka||1905 RB|| align=right|10,94|| align=right|2,401|| align=right|0,158|| align=right|10,57|| align=right|3,719||MBA||19. září 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(573) Recha||1905 RC|| align=right|9,6|| align=right|3,012|| align=right|0,117|| align=right|9,84|| align=right|5,227||MBA||19. září 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(574) Reginhild||1905 RD|| align=right|12,3|| align=right|2,253|| align=right|0,240|| align=right|5,69|| align=right|3,381||MBA||19. září 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(575) Renate||1905 RE|| align=right|10,9|| align=right|2,556|| align=right|0,127|| align=right|15,03|| align=right|4,086||MBA||19. září 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(576) Emanuela||1905 RF|| align=right|9,4|| align=right|2,982|| align=right|0,199|| align=right|10,23|| align=right|5,150||MBA||22. září 1905||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(577) Rhea||1905 RH|| align=right|9,5|| align=right|3,114|| align=right|0,153|| align=right|5,30|| align=right|5,495||MBA||20. října 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(578) Happelia||1905 RZ|| align=right|9,2|| align=right|2,752|| align=right|0,193|| align=right|6,15|| align=right|4,564||MBA||1. listopadu 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(579) Sidonia||1905 SD|| align=right|7,85|| align=right|3,011|| align=right|0,083|| align=right|11,03|| align=right|5,224||MBA||3. listopadu 1905||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(580) Selene||1905 SE|| align=right|9,6|| align=right|3,237|| align=right|0,081|| align=right|3,66|| align=right|5,824||MBA||17. prosince 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(581) Tauntonia||1905 SH|| align=right|9,4|| align=right|3,217|| align=right|0,029|| align=right|21,87|| align=right|5,769||MBA||24. prosince 1905||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(582) Olympia||1906 SO|| align=right|9,11|| align=right|2,610|| align=right|0,226|| align=right|30,02|| align=right|4,215||MBA||23. ledna 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(583) Klotilde||1905 SP|| align=right|9,01|| align=right|3,171|| align=right|0,163|| align=right|8,26|| align=right|5,645||MBA||31. prosince 1905||Vídeň||J. Palisa
|-
|(584) Semiramis||1906 SY|| align=right|8,71|| align=right|2,376|| align=right|0,234|| align=right|10,72|| align=right|3,661||MBA||15. ledna 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(585) Bilkis||1906 TA|| align=right|10,40|| align=right|2,431|| align=right|0,130|| align=right|7,56|| align=right|3,789||MBA||16. února 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(586) Thekla||1906 TC|| align=right|9,21|| align=right|3,043|| align=right|0,064|| align=right|1,63|| align=right|5,307||MBA||21. února 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(587) Hypsipyle||1906 TF|| align=right|12,7|| align=right|2,335|| align=right|0,168|| align=right|25,01|| align=right|3,568||MBA||22. února 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(588) Achilles||1906 TG|| align=right|8,67|| align=right|5,195|| align=right|0,147|| align=right|10,33|| align=right|11,84||JUT||22. února 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(589) Croatia||1906 TM|| align=right|9,14|| align=right|3,135|| align=right|0,042|| align=right|10,83|| align=right|5,549||MBA||3. března 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(590) Tomyris||1906 TO|| align=right|9,90|| align=right|3,001|| align=right|0,077|| align=right|11,18|| align=right|5,199||MBA||4. března 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(591) Irmgard||1906 TP|| align=right|10,64|| align=right|2,682|| align=right|0,206|| align=right|12,48|| align=right|4,392||MBA||14. března 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(592) Bathseba||1906 TS|| align=right|9,3|| align=right|3,025|| align=right|0,131|| align=right|10,18|| align=right|5,261||MBA||18. března 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(593) Titania||1906 TT|| align=right|9,28|| align=right|2,698|| align=right|0,219|| align=right|16,90|| align=right|4,430||MBA||20. března 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(594) Mireille||1906 TW|| align=right|12,01|| align=right|2,631|| align=right|0,351|| align=right|32,58|| align=right|4,267||MBA||27. března 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(595) Polyxena||1906 TZ|| align=right|8,0|| align=right|3,209|| align=right|0,056|| align=right|17,89|| align=right|5,749||MBA||27. března 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(596) Scheila||1906 UA|| align=right|8,90|| align=right|2,926|| align=right|0,166|| align=right|14,67|| align=right|5,005||MBA||21. února 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(597) Bandusia||1906 UB|| align=right|9,4|| align=right|2,672|| align=right|0,144|| align=right|12,83|| align=right|4,368||MBA||16. dubna 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(598) Octavia||1906 UC|| align=right|9,53|| align=right|2,761|| align=right|0,250|| align=right|12,24|| align=right|4,586||MBA||13. dubna 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(599) Luisa||1906 UJ|| align=right|8,71|| align=right|2,771|| align=right|0,294|| align=right|16,68|| align=right|4,612||MBA||25. dubna 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(600) Musa||1906 UM|| align=right|10,18|| align=right|2,660|| align=right|0,056|| align=right|10,20|| align=right|4,338||MBA||14. června 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(601) Nerthus||1906 UN|| align=right|9,65|| align=right|3,136|| align=right|0,102|| align=right|16,09|| align=right|5,551||MBA||21. června 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(602) Marianna||1906 TE|| align=right|8,31|| align=right|3,093|| align=right|0,244|| align=right|15,08|| align=right|5,438||MBA||16. února 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(603) Timandra||1906 TJ|| align=right|12,1|| align=right|2,540|| align=right|0,174|| align=right|8,02|| align=right|4,048||MBA||16. února 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(604) Tekmessa||1906 TK|| align=right|9,2|| align=right|3,143|| align=right|0,203|| align=right|4,43|| align=right|5,571||MBA||16. února 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(605) Juvisia||1906 UU|| align=right|9,9|| align=right|2,998|| align=right|0,142|| align=right|19,66|| align=right|5,191||MBA||27. srpna 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(606) Brangäne||1906 VB|| align=right|10,38|| align=right|2,587|| align=right|0,221|| align=right|8,63|| align=right|4,160||MBA||18. září 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(607) Jenny||1906 VC|| align=right|9,5|| align=right|2,853|| align=right|0,079|| align=right|10,11|| align=right|4,819||MBA||18. září 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(608) Adolfine||1906 VD|| align=right|10,6|| align=right|3,025|| align=right|0,121|| align=right|9,37|| align=right|5,260||MBA||18. září 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(609) Fulvia||1906 VF|| align=right|10,0|| align=right|3,086|| align=right|0,041|| align=right|4,18|| align=right|5,421||MBA||24. září 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(610) Valeska||1906 VK|| align=right|12,1|| align=right|3,080|| align=right|0,263|| align=right|12,74|| align=right|5,405||MBA||26. září 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(611) Valeria||1906 VL|| align=right|9,19|| align=right|2,980|| align=right|0,119|| align=right|13,46|| align=right|5,145||MBA||24. září 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(612) Veronika||1906 VN|| align=right|11,2|| align=right|3,157|| align=right|0,259|| align=right|20,84|| align=right|5,609||MBA||8. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(613) Ginevra||1906 VP|| align=right|9,67|| align=right|2,920|| align=right|0,062|| align=right|7,69|| align=right|4,989||MBA||11. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(614) Pia||1906 VQ|| align=right|11,0|| align=right|2,697|| align=right|0,109|| align=right|7,04|| align=right|4,429||MBA||11. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(615) Roswitha||1906 VR|| align=right|10,36|| align=right|2,631|| align=right|0,113|| align=right|2,77|| align=right|4,267||MBA||11. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(616) Elly||1906 VT|| align=right|10,68|| align=right|2,554|| align=right|0,058|| align=right|14,97|| align=right|4,080||MBA||17. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(617) Patroclus||1906 VY|| align=right|8,19|| align=right|5,228|| align=right|0,139|| align=right|22,04|| align=right|11,96||JUT BIN||17. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(618) Elfriede||1906 VZ|| align=right|8,26|| align=right|3,189|| align=right|0,079|| align=right|17,02|| align=right|5,693||MBA||17. října 1906||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|(619) Triberga||1906 WC|| align=right|9,95|| align=right|2,520|| align=right|0,076|| align=right|13,79|| align=right|4,001||MBA||22. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(620) Drakonia||1906 WE|| align=right|11,28|| align=right|2,436|| align=right|0,135|| align=right|7,74|| align=right|3,802||MBA||26. října 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(621) Werdandi||1906 WJ|| align=right|10,49|| align=right|3,119|| align=right|0,148|| align=right|2,32|| align=right|5,508||MBA||11. listopadu 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(622) Esther||1906 WP|| align=right|10,17|| align=right|2,417|| align=right|0,242|| align=right|8,65|| align=right|3,758||MBA||13. listopadu 1906||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(623) Chimaera||1907 XJ|| align=right|10,97|| align=right|2,461|| align=right|0,115|| align=right|14,14|| align=right|3,861||MBA||22. ledna 1907||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|(624) Hektor||1907 XM|| align=right|7,49|| align=right|5,226|| align=right|0,024|| align=right|18,20|| align=right|11,95||JUT||10. února 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(625) Xenia||1907 XN|| align=right|10,0|| align=right|2,646|| align=right|0,226|| align=right|12,06|| align=right|4,303||MBA||11. února 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(626) Notburga||1907 XO|| align=right|9,00|| align=right|2,574|| align=right|0,243|| align=right|25,36|| align=right|4,129||MBA||11. února 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(627) Charis||1907 XS|| align=right|9,95|| align=right|2,899|| align=right|0,064|| align=right|6,48|| align=right|4,935||MBA||4. března 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(628) Christine||1907 XT|| align=right|9,25|| align=right|2,582|| align=right|0,045|| align=right|11,53|| align=right|4,147||MBA||7. března 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(629) Bernardina||1907 XU|| align=right|9,9|| align=right|3,134|| align=right|0,160|| align=right|9,33|| align=right|5,547||MBA||7. března 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(630) Euphemia||1907 XW|| align=right|11,0|| align=right|2,623|| align=right|0,114|| align=right|13,85|| align=right|4,248||MBA||7. března 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(631) Philippina||1907 YJ|| align=right|8,70|| align=right|2,791|| align=right|0,086|| align=right|18,94|| align=right|4,662||MBA||21. března 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(632) Pyrrha||1907 YX|| align=right|11,6|| align=right|2,662|| align=right|0,194|| align=right|2,22|| align=right|4,341||MBA||5. dubna 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(633) Zelima||1907 ZM|| align=right|9,73|| align=right|3,018|| align=right|0,089|| align=right|10,92|| align=right|5,243||MBA||12. května 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(634) Ute||1907 ZN|| align=right|9,6|| align=right|3,043|| align=right|0,189|| align=right|12,30|| align=right|5,307||MBA||12. května 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(635) Vundtia||1907 ZS|| align=right|9,01|| align=right|3,142|| align=right|0,080|| align=right|11,05|| align=right|5,569||MBA||9. června 1907||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|(636) Erika||1907 XP|| align=right|9,5|| align=right|2,908|| align=right|0,176|| align=right|7,94|| align=right|4,958||MBA||8. února 1907||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(637) Chrysothemis||1907 YE|| align=right|11,0|| align=right|3,164|| align=right|0,136|| align=right|00,29|| align=right|5,628||MBA||11. března 1907||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(638) Moira||1907 ZQ|| align=right|9,8|| align=right|2,733|| align=right|0,164|| align=right|7,72|| align=right|4,518||MBA||5. května 1907||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(639) Latona||1907 ZT|| align=right|8,20|| align=right|3,021|| align=right|0,103|| align=right|8,58|| align=right|5,249||MBA||19. července 1907||Heidelberg||K. Lohnert
|-
|(640) Brambilla||1907 ZW|| align=right|8,99|| align=right|3,158|| align=right|0,082|| align=right|13,39|| align=right|5,611||MBA||29. srpna 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(641) Agnes||1907 ZX|| align=right|12,1|| align=right|2,220|| align=right|0,129|| align=right|1,72|| align=right|3,307||MBA||8. září 1907||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(642) Clara||1907 ZY|| align=right|9,98|| align=right|3,196|| align=right|0,119|| align=right|8,15|| align=right|5,714||MBA||8. září 1907||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(643) Scheherezade||1907 ZZ|| align=right|9,72|| align=right|3,358|| align=right|0,065|| align=right|13,77|| align=right|6,153||MBA||8. září 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(644) Cosima||1907 AA|| align=right|11,13|| align=right|2,601|| align=right|0,156|| align=right|1,05|| align=right|4,195||MBA||7. září 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(645) Agrippina||1907 AG|| align=right|9,94|| align=right|3,204|| align=right|0,157|| align=right|7,03|| align=right|5,733||MBA||13. září 1907||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(646) Kastalia||1907 AC|| align=right|12,5|| align=right|2,326|| align=right|0,213|| align=right|6,92|| align=right|3,546||MBA||11. září 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(647) Adelgunde||1907 AD|| align=right|11,41|| align=right|2,441|| align=right|0,195|| align=right|7,33|| align=right|3,814||MBA||11. září 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(648) Pippa||1907 AE|| align=right|9,68|| align=right|3,216|| align=right|0,192|| align=right|9,78|| align=right|5,765||MBA||11. září 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(649) Josefa||1907 AF|| align=right|12,4|| align=right|2,548|| align=right|0,278|| align=right|12,69|| align=right|4,066||MBA||11. září 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(650) Amalasuntha||1907 AM|| align=right|12,93|| align=right|2,461|| align=right|0,183|| align=right|2,56|| align=right|3,860||MBA||4. října 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(651) Antikleia||1907 AN|| align=right|10,01|| align=right|3,024|| align=right|0,097|| align=right|10,77|| align=right|5,258||MBA||4. října 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(652) Jubilatrix||1907 AU|| align=right|11,4|| align=right|2,555|| align=right|0,127|| align=right|15,77|| align=right|4,083||MBA||4. listopadu 1907||Vídeň||J. Palisa
|-
|(653) Berenike||1907 BK|| align=right|9,18|| align=right|3,014|| align=right|0,046|| align=right|11,29|| align=right|5,232||MBA||27. listopadu 1907||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(654) Zelinda||1908 BM|| align=right|8,52|| align=right|2,298|| align=right|0,232|| align=right|18,12|| align=right|3,482||MBA||4. ledna 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(655) Briseïs||1907 BF|| align=right|9,6|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|6,51|| align=right|5,165||MBA||4. listopadu 1907||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(656) Beagle||1908 BU|| align=right|10,0|| align=right|3,147|| align=right|0,137|| align=right|00,52|| align=right|5,583||MBA||22. ledna 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(657) Gunlöd||1908 BV|| align=right|10,93|| align=right|2,612|| align=right|0,116|| align=right|10,22|| align=right|4,220||MBA||23. ledna 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(658) Asteria||1908 BW|| align=right|10,54|| align=right|2,857|| align=right|0,062|| align=right|1,51|| align=right|4,829||MBA||23. ledna 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(659) Nestor||1908 CS|| align=right|8,99|| align=right|5,196|| align=right|0,117|| align=right|4,52|| align=right|11,85||JUT||23. března 1908||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(660) Crescentia||1908 CC|| align=right|9,14|| align=right|2,535|| align=right|0,107|| align=right|15,22|| align=right|4,035||MBA||8. ledna 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(661) Cloelia||1908 CL|| align=right|9,63|| align=right|3,017|| align=right|0,037|| align=right|9,26|| align=right|5,240||MBA||22. února 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(662) Newtonia||1908 CW|| align=right|10,5|| align=right|2,556|| align=right|0,215|| align=right|4,12|| align=right|4,086||MBA||30. března 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(663) Gerlinde||1908 DG|| align=right|9,21|| align=right|3,062|| align=right|0,154|| align=right|17,86|| align=right|5,356||MBA||24. června 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(664) Judith||1908 DH|| align=right|9,97|| align=right|3,209|| align=right|0,219|| align=right|8,60|| align=right|5,748||MBA||24. června 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(665) Sabine||1908 DK|| align=right|8,1|| align=right|3,149|| align=right|0,168|| align=right|14,75|| align=right|5,588||MBA||22. července 1908||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|(666) Desdemona||1908 DM|| align=right|10,9|| align=right|2,593|| align=right|0,239|| align=right|7,60|| align=right|4,174||MBA||23. července 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(667) Denise||1908 DN|| align=right|8,9|| align=right|3,182|| align=right|0,193|| align=right|25,41|| align=right|5,676||MBA||23. července 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(668) Dora||1908 DO|| align=right|11,8|| align=right|2,799|| align=right|0,232|| align=right|6,85|| align=right|4,682||MBA||27. července 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(669) Kypria||1908 DQ|| align=right|10,24|| align=right|3,012|| align=right|0,083|| align=right|10,79|| align=right|5,227||MBA||20. srpna 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(670) Ottegebe||1908 DR|| align=right|9,8|| align=right|2,806|| align=right|0,192|| align=right|7,54|| align=right|4,700||MBA||20. srpna 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(671) Carnegia||1908 DV|| align=right|10,0|| align=right|3,092|| align=right|0,068|| align=right|8,04|| align=right|5,437||MBA||21. září 1908||Vídeň||J. Palisa
|-
|(672) Astarte||1908 DY|| align=right|11,1|| align=right|2,557|| align=right|0,134|| align=right|11,14|| align=right|4,087||MBA||21. září 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(673) Edda||1908 EA|| align=right|10,20|| align=right|2,817|| align=right|0,011|| align=right|2,88|| align=right|4,727||MBA||20. září 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(674) Rachele||1908 EP|| align=right|7,42|| align=right|2,929|| align=right|0,192|| align=right|13,51|| align=right|5,011||MBA||28. října 1908||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|(675) Ludmilla||1908 DU|| align=right|7,91|| align=right|2,769|| align=right|0,205|| align=right|9,81|| align=right|4,606||MBA||30. srpna 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(676) Melitta||1909 FN|| align=right|9,3|| align=right|3,061|| align=right|0,128|| align=right|12,87|| align=right|5,355||MBA||16. ledna 1909||Greenwich||P. Melotte
|-
|(677) Aaltje||1909 FR|| align=right|9,7|| align=right|2,955|| align=right|0,048|| align=right|8,49|| align=right|5,080||MBA||18. ledna 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(678) Fredegundis||1909 FS|| align=right|9,02|| align=right|2,574|| align=right|0,219|| align=right|6,09|| align=right|4,128||MBA||22. ledna 1909||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|(679) Pax||1909 FY|| align=right|9,01|| align=right|2,589|| align=right|0,312|| align=right|24,36|| align=right|4,166||MBA||28. ledna 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(680) Genoveva||1909 GW|| align=right|9,31|| align=right|3,162|| align=right|0,282|| align=right|17,60|| align=right|5,623||MBA||22. dubna 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(681) Gorgo||1909 GZ|| align=right|11,0|| align=right|3,106|| align=right|0,103|| align=right|12,57|| align=right|5,474||MBA||13. května 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(682) Hagar||1909 HA|| align=right|12,2|| align=right|2,653|| align=right|0,175|| align=right|11,50|| align=right|4,321||MBA||17. června 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(683) Lanzia||1909 HC|| align=right|8,1|| align=right|3,117|| align=right|0,050|| align=right|18,53|| align=right|5,501||MBA||23. července 1909||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(684) Hildburg||1909 HD|| align=right|11,4|| align=right|2,432|| align=right|0,037|| align=right|5,52|| align=right|3,793||MBA||8. srpna 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(685) Hermia||1909 HE|| align=right|11,8|| align=right|2,236|| align=right|0,197|| align=right|3,65|| align=right|3,344||MBA||12. srpna 1909||Heidelberg||W. Lorenz
|-
|(686) Gersuind||1909 HF|| align=right|9,67|| align=right|2,589|| align=right|0,270|| align=right|15,69|| align=right|4,165||MBA||15. srpna 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(687) Tinette||1909 HG|| align=right|11,71|| align=right|2,723|| align=right|0,273|| align=right|14,88|| align=right|4,493||MBA||16. srpna 1909||Vídeň||J. Palisa
|-
|(688) Melanie||1909 HH|| align=right|10,59|| align=right|2,700|| align=right|0,137|| align=right|10,25|| align=right|4,437||MBA||25. srpna 1909||Vídeň||J. Palisa
|-
|(689) Zita||1909 HJ|| align=right|12,15|| align=right|2,316|| align=right|0,231|| align=right|5,75|| align=right|3,523||MBA||12. září 1909||Vídeň||J. Palisa
|-
|(690) Wratislavia||1909 HZ|| align=right|8,02|| align=right|3,141|| align=right|0,186|| align=right|11,29|| align=right|5,566||MBA||16. října 1909||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(691) Lehigh||1909 JG|| align=right|9,30|| align=right|3,019|| align=right|0,118|| align=right|13,01|| align=right|5,245||MBA||11. prosince 1909||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(692) Hippodamia||1901 HD|| align=right|9,18|| align=right|3,383|| align=right|0,172|| align=right|26,11|| align=right|6,221||MBA||5. listopadu 1901||Heidelberg||M. F. Wolf; A. Kopff
|-
|(693) Zerbinetta||1909 HN|| align=right|9,38|| align=right|2,945|| align=right|0,027|| align=right|14,21|| align=right|5,054||MBA||21. září 1909||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(694) Ekard||1909 JA|| align=right|9,17|| align=right|2,670|| align=right|0,325|| align=right|15,85|| align=right|4,362||MBA||7. listopadu 1909||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(695) Bella||1909 JB|| align=right|9,30|| align=right|2,540|| align=right|0,160|| align=right|13,86|| align=right|4,047||MBA||7. listopadu 1909||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(696) Leonora||1910 JJ|| align=right|9,0|| align=right|3,169|| align=right|0,252|| align=right|13,05|| align=right|5,641||MBA||10. ledna 1910||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(697) Galilea||1910 JO|| align=right|9,63|| align=right|2,882|| align=right|0,156|| align=right|15,15|| align=right|4,891||MBA||14. února 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(698) Ernestina||1910 JX|| align=right|10,7|| align=right|2,870|| align=right|0,109|| align=right|11,53|| align=right|4,862||MBA||5. března 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(699) Hela||1910 KD|| align=right|11,72|| align=right|2,614|| align=right|0,408|| align=right|15,31|| align=right|4,227||MBA||5. června 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(700) Auravictrix||1910 KE|| align=right|11,2|| align=right|2,230|| align=right|0,105|| align=right|6,79|| align=right|3,329||MBA||5. června 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(701) Oriola||1910 KN|| align=right|9,25|| align=right|3,016|| align=right|0,032|| align=right|7,12|| align=right|5,237||MBA||12. července 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(702) Alauda||1910 KQ|| align=right|7,25|| align=right|3,196|| align=right|0,024|| align=right|20,59|| align=right|5,714||MBA||16. července 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(703) Noëmi||1910 KT|| align=right|12,1|| align=right|2,175|| align=right|0,138|| align=right|2,46|| align=right|3,207||MBA||3. října 1910||Vídeň||J. Palisa
|-
|(704) Interamnia||1910 KU|| align=right|5,94|| align=right|3,062|| align=right|0,150|| align=right|17,30|| align=right|5,356||MBA||2. října 1910||Teramo||V. Cerulli
|-
|(705) Erminia||1910 KV|| align=right|8,39|| align=right|2,924|| align=right|0,053|| align=right|25,02|| align=right|5,000||MBA||6. října 1910||Heidelberg||E. Ernst
|-
|(706) Hirundo||1910 KX|| align=right|10,2|| align=right|2,728|| align=right|0,196|| align=right|14,48|| align=right|4,504||MBA||9. října 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(707) Steina||1910 LD|| align=right|12,2|| align=right|2,181|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|3,220||MBA||22. prosince 1910||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(708) Raphaela||1911 LJ|| align=right|10,61|| align=right|2,672|| align=right|0,084|| align=right|3,49|| align=right|4,367||MBA||3. února 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(709) Fringilla||1911 LK|| align=right|9,04|| align=right|2,913|| align=right|0,116|| align=right|16,29|| align=right|4,972||MBA||3. února 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(710) Gertrud||1911 LM|| align=right|11,1|| align=right|3,130|| align=right|0,138|| align=right|1,75|| align=right|5,537||MBA||28. února 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(711) Marmulla||1911 LN|| align=right|11,9|| align=right|2,238|| align=right|0,196|| align=right|6,09|| align=right|3,346||MBA||1. března 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(712) Boliviana||1911 LO|| align=right|8,32|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|12,79|| align=right|4,131||MBA||19. března 1911||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(713) Luscinia||1911 LS|| align=right|8,97|| align=right|3,397|| align=right|0,167|| align=right|10,37|| align=right|6,259||MBA||18. dubna 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(714) Ulula||1911 LW|| align=right|9,07|| align=right|2,536|| align=right|0,058|| align=right|14,28|| align=right|4,037||MBA||18. května 1911||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(715) Transvaalia||1911 LX|| align=right|9,8|| align=right|2,768|| align=right|0,086|| align=right|13,82|| align=right|4,604||MBA||22. dubna 1911||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(716) Berkeley||1911 MD|| align=right|10,84|| align=right|2,813|| align=right|0,087|| align=right|8,50|| align=right|4,717||MBA||30. července 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(717) Wisibada||1911 MJ|| align=right|11,10|| align=right|3,148|| align=right|0,257|| align=right|1,65|| align=right|5,585||MBA||26. srpna 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(718) Erida||1911 MS|| align=right|9,8|| align=right|3,055|| align=right|0,203|| align=right|6,94|| align=right|5,338||MBA||29. září 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(719) Albert||1911 MT|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,552|| align=right|11,55|| align=right|4,264||AMR||3. října 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(720) Bohlinia||1911 MW|| align=right|9,71|| align=right|2,888|| align=right|0,014|| align=right|2,36|| align=right|4,907||MBA||18. října 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(721) Tabora||1911 MZ|| align=right|9,26|| align=right|3,560|| align=right|0,109|| align=right|8,35|| align=right|6,715||MBA||18. října 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(722) Frieda||1911 NA|| align=right|12,1|| align=right|2,172|| align=right|0,146|| align=right|5,64|| align=right|3,201||MBA||18. října 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(723) Hammonia||1911 NB|| align=right|9,7|| align=right|2,993|| align=right|0,060|| align=right|4,99|| align=right|5,176||MBA||21. října 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(724) Hapag||1911 NC|| align=right|13,2|| align=right|2,458|| align=right|0,249|| align=right|11,72|| align=right|3,853||MBA||21. října 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(725) Amanda||1911 ND|| align=right|11,81|| align=right|2,573|| align=right|0,221|| align=right|3,79|| align=right|4,126||MBA||21. října 1911||Vídeň||J. Palisa
|-
|(726) Joëlla||1911 NM|| align=right|10,57|| align=right|2,566|| align=right|0,285|| align=right|15,41|| align=right|4,110||MBA||22. listopadu 1911||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(727) Nipponia||1912 NT|| align=right|9,62|| align=right|2,567|| align=right|0,107|| align=right|15,06|| align=right|4,112||MBA||11. února 1912||Heidelberg||A. Massinger
|-
|(728) Leonisis||1912 NU|| align=right|12,8|| align=right|2,254|| align=right|0,088|| align=right|4,26|| align=right|3,384||MBA||16. února 1912||Vídeň||J. Palisa
|-
|(729) Watsonia||1912 OD|| align=right|9,31|| align=right|2,760|| align=right|0,096|| align=right|18,07|| align=right|4,585||MBA||9. února 1912||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(730) Athanasia||1912 OK|| align=right|14,0|| align=right|2,244|| align=right|0,178|| align=right|4,24|| align=right|3,361||MBA||10. dubna 1912||Vídeň||J. Palisa
|-
|(731) Sorga||1912 OQ|| align=right|9,62|| align=right|2,991|| align=right|0,136|| align=right|10,71|| align=right|5,173||MBA||15. dubna 1912||Heidelberg||A. Massinger
|-
|(732) Tjilaki||1912 OR|| align=right|10,7|| align=right|2,457|| align=right|0,043|| align=right|10,99|| align=right|3,851||MBA||15. dubna 1912||Heidelberg||A. Massinger
|-
|(733) Mocia||1912 PF|| align=right|9,05|| align=right|3,399|| align=right|0,064|| align=right|20,27|| align=right|6,265||MBA||16. září 1912||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(734) Benda||1912 PH|| align=right|9,7|| align=right|3,149|| align=right|0,095|| align=right|5,80|| align=right|5,588||MBA||11. října 1912||Vídeň||J. Palisa
|-
|(735) Marghanna||1912 PY|| align=right|9,55|| align=right|2,731|| align=right|0,322|| align=right|16,88|| align=right|4,512||MBA||9. prosince 1912||Heidelberg||H. Vogt
|-
|(736) Harvard||1912 PZ|| align=right|11,64|| align=right|2,203|| align=right|0,166|| align=right|4,38|| align=right|3,269||MBA||16. listopadu 1912||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(737) Arequipa||1912 QB|| align=right|8,81|| align=right|2,591|| align=right|0,244|| align=right|12,37|| align=right|4,171||MBA||7. prosince 1912||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(738) Alagasta||1913 QO|| align=right|10,13|| align=right|3,034|| align=right|0,063|| align=right|3,53|| align=right|5,283||MBA||7. ledna 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(739) Mandeville||1913 QR|| align=right|8,50|| align=right|2,737|| align=right|0,144|| align=right|20,72|| align=right|4,528||MBA||7. února 1913||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(740) Cantabia||1913 QS|| align=right|8,97|| align=right|3,049|| align=right|0,116|| align=right|10,84|| align=right|5,322||MBA||10. února 1913||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(741) Botolphia||1913 QT|| align=right|10,4|| align=right|2,721|| align=right|0,068|| align=right|8,43|| align=right|4,488||MBA||10. února 1913||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(742) Edisona||1913 QU|| align=right|9,55|| align=right|3,012|| align=right|0,120|| align=right|11,22|| align=right|5,226||MBA||23. února 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(743) Eugenisis||1913 QV|| align=right|10,0|| align=right|2,793|| align=right|0,060|| align=right|4,84|| align=right|4,667||MBA||25. února 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(744) Aguntina||1913 QW|| align=right|10,21|| align=right|3,168|| align=right|0,123|| align=right|7,71|| align=right|5,639||MBA||26. února 1913||Vídeň||J. Rheden
|-
|(745) Mauritia||1913 QX|| align=right|10,3|| align=right|3,262|| align=right|0,042|| align=right|13,36|| align=right|5,891||MBA||1. března 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(746) Marlu||1913 QY|| align=right|10,00|| align=right|3,103|| align=right|0,242|| align=right|17,52|| align=right|5,466||MBA||1. března 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(747) Winchester||1913 QZ|| align=right|7,69|| align=right|2,994|| align=right|0,345|| align=right|18,18|| align=right|5,179||MBA||7. března 1913||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(748) Simeïsa||1913 RD|| align=right|9,01|| align=right|3,938|| align=right|0,190|| align=right|2,26|| align=right|7,813||HLD||14. března 1913||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(749) Malzovia||1913 RF|| align=right|11,82|| align=right|2,244|| align=right|0,174|| align=right|5,39|| align=right|3,361||MBA||5. dubna 1913||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(750) Oskar||1913 RG|| align=right|12,13|| align=right|2,444|| align=right|0,131|| align=right|3,96|| align=right|3,821||MBA||28. dubna 1913||Vídeň||J. Palisa
|-
|(751) Faïna||1913 RK|| align=right|8,66|| align=right|2,550|| align=right|0,154|| align=right|15,62|| align=right|4,072||MBA||28. dubna 1913||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(752) Sulamitis||1913 RL|| align=right|10,1|| align=right|2,464|| align=right|0,074|| align=right|5,96|| align=right|3,867||MBA||30. dubna 1913||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(753) Tiflis||1913 RM|| align=right|10,21|| align=right|2,329|| align=right|0,222|| align=right|10,09|| align=right|3,555||MBA||30. dubna 1913||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(754) Malabar||1906 UT|| align=right|9,19|| align=right|2,989|| align=right|0,050|| align=right|24,52|| align=right|5,168||MBA||22. srpna 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(755) Quintilla||1908 CZ|| align=right|9,81|| align=right|3,172|| align=right|0,147|| align=right|3,24|| align=right|5,649||MBA||6. dubna 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(756) Lilliana||1908 DC|| align=right|9,6|| align=right|3,197|| align=right|0,149|| align=right|20,37|| align=right|5,716||MBA||26. dubna 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(757) Portlandia||1908 EJ|| align=right|10,20|| align=right|2,374|| align=right|0,110|| align=right|8,17|| align=right|3,656||MBA||30. září 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(758) Mancunia||1912 PE|| align=right|8,16|| align=right|3,189|| align=right|0,152|| align=right|5,61|| align=right|5,695||MBA||18. května 1912||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(759) Vinifera||1913 SJ|| align=right|10,5|| align=right|2,620|| align=right|0,205|| align=right|19,91|| align=right|4,240||MBA||26. srpna 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(760) Massinga||1913 SL|| align=right|7,96|| align=right|3,158|| align=right|0,226|| align=right|12,50|| align=right|5,612||MBA||28. srpna 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(761) Brendelia||1913 SO|| align=right|10,83|| align=right|2,864|| align=right|0,064|| align=right|2,17|| align=right|4,847||MBA||8. září 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(762) Pulcova||1913 SQ|| align=right|8,28|| align=right|3,161|| align=right|0,097|| align=right|13,05|| align=right|5,619||MBA BIN||3. září 1913||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(763) Cupido||1913 ST|| align=right|12,5|| align=right|2,242|| align=right|0,166|| align=right|4,09|| align=right|3,357||MBA||25. září 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(764) Gedania||1913 SU|| align=right|9,48|| align=right|3,186|| align=right|0,108|| align=right|10,08|| align=right|5,686||MBA||26. září 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(765) Mattiaca||1913 SV|| align=right|12,4|| align=right|2,547|| align=right|0,284|| align=right|5,56|| align=right|4,064||MBA||26. září 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(766) Moguntia||1913 SW|| align=right|10,15|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|10,09|| align=right|5,258||MBA||29. září 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(767) Bondia||1913 SX|| align=right|10,0|| align=right|3,127|| align=right|0,175|| align=right|2,43|| align=right|5,529||MBA||23. září 1913||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(768) Struveana||1913 SZ|| align=right|10,21|| align=right|3,150|| align=right|0,205|| align=right|16,24|| align=right|5,591||MBA||4. října 1913||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(769) Tatjana||1913 TA|| align=right|8,9|| align=right|3,175|| align=right|0,183|| align=right|7,37|| align=right|5,656||MBA||6. října 1913||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(770) Bali||1913 TE|| align=right|10,93|| align=right|2,221|| align=right|0,152|| align=right|4,39|| align=right|3,310||MBA||31. října 1913||Heidelberg||A. Massinger
|-
|(771) Libera||1913 TO|| align=right|10,49|| align=right|2,656|| align=right|0,246|| align=right|14,95|| align=right|4,328||MBA||21. listopadu 1913||Vídeň||J. Rheden
|-
|(772) Tanete||1913 TR|| align=right|8,33|| align=right|3,004|| align=right|0,093|| align=right|28,79|| align=right|5,205||MBA||19. prosince 1913||Heidelberg||A. Massinger
|-
|(773) Irmintraud||1913 TV|| align=right|9,10|| align=right|2,858|| align=right|0,082|| align=right|16,68|| align=right|4,830||MBA||22. prosince 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(774) Armor||1913 TW|| align=right|8,6|| align=right|3,044|| align=right|0,173|| align=right|5,57|| align=right|5,309||MBA||19. prosince 1913||Paříž||C. le Morvan
|-
|(775) Lumière||1914 TX|| align=right|10,40|| align=right|3,011|| align=right|0,075|| align=right|9,29|| align=right|5,223||MBA||6. ledna 1914||Nice||J. Lagrula
|-
|(776) Berbericia||1914 TY|| align=right|7,68|| align=right|2,938|| align=right|0,161|| align=right|18,23|| align=right|5,035||MBA||24. ledna 1914||Heidelberg||A. Massinger
|-
|(777) Gutemberga||1914 TZ|| align=right|9,8|| align=right|3,230|| align=right|0,101|| align=right|13,00|| align=right|5,803||MBA||24. ledna 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(778) Theobalda||1914 UA|| align=right|9,66|| align=right|3,205|| align=right|0,243|| align=right|13,58|| align=right|5,736||MBA||25. ledna 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(779) Nina||1914 UB|| align=right|8,3|| align=right|2,665|| align=right|0,226|| align=right|14,58|| align=right|4,351||MBA||25. ledna 1914||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(780) Armenia||1914 UC|| align=right|9,0|| align=right|3,116|| align=right|0,095|| align=right|19,10|| align=right|5,499||MBA||25. ledna 1914||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(781) Kartvelia||1914 UF|| align=right|9,4|| align=right|3,223|| align=right|0,111|| align=right|19,17|| align=right|5,786||MBA||25. ledna 1914||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(782) Montefiore||1914 UK|| align=right|11,5|| align=right|2,180|| align=right|0,039|| align=right|5,27|| align=right|3,219||MBA||18. března 1914||Vídeň||J. Palisa
|-
|(783) Nora||1914 UL|| align=right|10,6|| align=right|2,343|| align=right|0,229|| align=right|9,33|| align=right|3,587||MBA||18. března 1914||Vídeň||J. Palisa
|-
|(784) Pickeringia||1914 UM|| align=right|9,0|| align=right|3,098|| align=right|0,242|| align=right|12,29|| align=right|5,452||MBA||20. března 1914||Winchester||J. H. Metcalf
|-
|(785) Zwetana||1914 UN|| align=right|9,45|| align=right|2,569|| align=right|0,211|| align=right|12,74|| align=right|4,118||MBA||30. března 1914||Heidelberg||A. Massinger
|-
|(786) Bredichina||1914 UO|| align=right|8,65|| align=right|3,169|| align=right|0,168|| align=right|14,56|| align=right|5,639||MBA||20. dubna 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(787) Moskva||1914 UQ|| align=right|9,9|| align=right|2,539|| align=right|0,131|| align=right|14,85|| align=right|4,044||MBA||20. dubna 1914||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(788) Hohensteina||1914 UR|| align=right|8,3|| align=right|3,135|| align=right|0,125|| align=right|14,29|| align=right|5,550||MBA||28. dubna 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(789) Lena||1914 UU|| align=right|10,9|| align=right|2,686|| align=right|0,148|| align=right|10,81|| align=right|4,401||MBA||24. června 1914||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(790) Pretoria||1912 NW|| align=right|8,00|| align=right|3,410|| align=right|0,151|| align=right|20,55|| align=right|6,295||MBA||16. ledna 1912||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(791) Ani||1914 UV|| align=right|9,25|| align=right|3,116|| align=right|0,200|| align=right|16,39|| align=right|5,499||MBA||29. června 1914||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(792) Metcalfia||1907 ZC|| align=right|10,33|| align=right|2,621|| align=right|0,134|| align=right|8,61|| align=right|4,243||MBA||20. března 1907||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(793) Arizona||1907 ZD|| align=right|10,26|| align=right|2,797|| align=right|0,122|| align=right|15,81|| align=right|4,678||MBA||9. dubna 1907||Flagstaff||P. Lowell
|-
|(794) Irenaea||1914 VB|| align=right|11,1|| align=right|3,129|| align=right|0,297|| align=right|5,42|| align=right|5,533||MBA||27. srpna 1914||Vídeň||J. Palisa
|-
|(795) Fini||1914 VE|| align=right|9,7|| align=right|2,752|| align=right|0,099|| align=right|19,04|| align=right|4,565||MBA||26. září 1914||Vídeň||J. Palisa
|-
|(796) Sarita||1914 VH|| align=right|9,12|| align=right|2,635|| align=right|0,320|| align=right|19,07|| align=right|4,276||MBA||15. října 1914||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(797) Montana||1914 VR|| align=right|10,34|| align=right|2,536|| align=right|0,061|| align=right|4,51|| align=right|4,037||MBA||17. listopadu 1914||Bergedorf||H. Thiele
|-
|(798) Ruth||1914 VT|| align=right|9,44|| align=right|3,017|| align=right|0,043|| align=right|9,24|| align=right|5,239||MBA||21. listopadu 1914||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(799) Gudula||1915 WO|| align=right|10,3|| align=right|2,542|| align=right|0,024|| align=right|5,28|| align=right|4,051||MBA||9. března 1915||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(800) Kressmannia||1915 WP|| align=right|11,61|| align=right|2,193|| align=right|0,203|| align=right|4,27|| align=right|3,247||MBA||20. března 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(801) Helwerthia||1915 WQ|| align=right|11,55|| align=right|2,606|| align=right|0,077|| align=right|14,10|| align=right|4,207||MBA||20. března 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(802) Epyaxa||1915 WR|| align=right|12,6|| align=right|2,197|| align=right|0,079|| align=right|5,21|| align=right|3,255||MBA||20. března 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(803) Picka||1915 WS|| align=right|9,6|| align=right|3,198|| align=right|0,066|| align=right|8,69|| align=right|5,718||MBA||21. března 1915||Vídeň||J. Palisa
|-
|(804) Hispania||1915 WT|| align=right|7,84|| align=right|2,839|| align=right|0,141|| align=right|15,38|| align=right|4,782||MBA||20. března 1915||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(805) Hormuthia||1915 WW|| align=right|9,82|| align=right|3,192|| align=right|0,188|| align=right|15,72|| align=right|5,701||MBA||17. dubna 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(806) Gyldénia||1915 WX|| align=right|10,6|| align=right|3,213|| align=right|0,070|| align=right|14,24|| align=right|5,760||MBA||18. dubna 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(807) Ceraskia||1915 WY|| align=right|10,56|| align=right|3,016|| align=right|0,067|| align=right|11,31|| align=right|5,238||MBA||18. dubna 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(808) Merxia||1901 GY|| align=right|9,7|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|4,72|| align=right|4,546||MBA||11. října 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|(809) Lundia||1915 XP|| align=right|11,8|| align=right|2,284|| align=right|0,193|| align=right|7,15|| align=right|3,450||MBA BIN||11. srpna 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(810) Atossa||1915 XQ|| align=right|12,7|| align=right|2,179|| align=right|0,181|| align=right|2,62|| align=right|3,217||MBA||8. září 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(811) Nauheima||1915 XR|| align=right|10,78|| align=right|2,896|| align=right|0,076|| align=right|3,14|| align=right|4,928||MBA||8. září 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(812) Adele||1915 XV|| align=right|11,5|| align=right|2,659|| align=right|0,167|| align=right|13,33|| align=right|4,336||MBA||8. září 1915||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(813) Baumeia||1915 YR|| align=right|11,7|| align=right|2,223|| align=right|0,027|| align=right|6,30|| align=right|3,315||MBA||28. listopadu 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(814) Tauris||1916 YT|| align=right|8,74|| align=right|3,151|| align=right|0,310|| align=right|21,84|| align=right|5,592||MBA||2. ledna 1916||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(815) Coppelia||1916 YU|| align=right|10,7|| align=right|2,659|| align=right|0,076|| align=right|13,88|| align=right|4,336||MBA||2. února 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(816) Juliana||1916 YV|| align=right|10,5|| align=right|3,002|| align=right|0,110|| align=right|14,33|| align=right|5,202||MBA||8. února 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(817) Annika||1916 YW|| align=right|10,8|| align=right|2,590|| align=right|0,180|| align=right|11,35|| align=right|4,167||MBA||6. února 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(818) Kapteynia||1916 YZ|| align=right|9,1|| align=right|3,167|| align=right|0,098|| align=right|15,69|| align=right|5,636||MBA||21. února 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(819) Barnardiana||1916 ZA|| align=right|11,9|| align=right|2,198|| align=right|0,142|| align=right|4,90|| align=right|3,259||MBA||3. března 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(820) Adriana||1916 ZB|| align=right|11,0|| align=right|3,129|| align=right|0,052|| align=right|5,94|| align=right|5,534||MBA||30. března 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(821) Fanny||1916 ZC|| align=right|11,84|| align=right|2,778|| align=right|0,208|| align=right|5,38|| align=right|4,629||MBA||31. března 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(822) Lalage||1916 ZD|| align=right|12,18|| align=right|2,256|| align=right|0,156|| align=right|00,72|| align=right|3,388||MBA||31. března 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(823) Sisigambis||1916 ZG|| align=right|11,2|| align=right|2,222|| align=right|0,091|| align=right|3,65|| align=right|3,312||MBA||31. března 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(824) Anastasia||1916 ZH|| align=right|10,41|| align=right|2,795|| align=right|0,133|| align=right|8,12|| align=right|4,672||MBA||25. března 1916||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(825) Tanina||1916 ZL|| align=right|11,50|| align=right|2,227|| align=right|0,075|| align=right|3,41|| align=right|3,323||MBA||27. března 1916||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(826) Henrika||1916 ZO|| align=right|11,3|| align=right|2,715|| align=right|0,203|| align=right|7,12|| align=right|4,472||MBA||28. dubna 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(827) Wolfiana||1916 ZW|| align=right|13,2|| align=right|2,275|| align=right|0,158|| align=right|3,42|| align=right|3,431||MBA||29. srpna 1916||Vídeň||J. Palisa
|-
|(828) Lindemannia||1916 ZX|| align=right|10,33|| align=right|3,191|| align=right|0,035|| align=right|1,14|| align=right|5,701||MBA||29. srpna 1916||Vídeň||J. Palisa
|-
|(829) Academia||1916 ZY|| align=right|10,7|| align=right|2,582|| align=right|0,099|| align=right|8,30|| align=right|4,148||MBA||25. srpna 1916||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(830) Petropolitana||1916 ZZ|| align=right|9,10|| align=right|3,217|| align=right|0,060|| align=right|3,83|| align=right|5,770||MBA||25. srpna 1916||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(831) Stateira||1916 AA|| align=right|12,8|| align=right|2,213|| align=right|0,147|| align=right|4,84|| align=right|3,291||MBA||20. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(832) Karin||1916 AB|| align=right|11,18|| align=right|2,864|| align=right|0,082|| align=right|1,01|| align=right|4,846||MBA||20. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(833) Monica||1916 AC|| align=right|11,3|| align=right|3,009|| align=right|0,125|| align=right|9,80|| align=right|5,218||MBA||20. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(834) Burnhamia||1916 AD|| align=right|9,39|| align=right|3,171|| align=right|0,211|| align=right|3,96|| align=right|5,646||MBA||20. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(835) Olivia||1916 AE|| align=right|11,9|| align=right|3,224|| align=right|0,094|| align=right|3,70|| align=right|5,787||MBA||23. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(836) Jole||1916 AF|| align=right|13,6|| align=right|2,191|| align=right|0,177|| align=right|4,85|| align=right|3,243||MBA||23. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(837) Schwarzschilda||1916 AG|| align=right|11,8|| align=right|2,299|| align=right|0,041|| align=right|6,73|| align=right|3,486||MBA||23. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(838) Seraphina||1916 AH|| align=right|10,09|| align=right|2,898|| align=right|0,136|| align=right|10,42|| align=right|4,932||MBA||24. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(839) Valborg||1916 AJ|| align=right|10,2|| align=right|2,615|| align=right|0,154|| align=right|12,61|| align=right|4,227||MBA||24. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(840) Zenobia||1916 AK|| align=right|9,3|| align=right|3,138|| align=right|0,093|| align=right|9,96|| align=right|5,558||MBA||25. září 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(841) Arabella||1916 AL|| align=right|12,92|| align=right|2,256|| align=right|0,070|| align=right|3,80|| align=right|3,387||MBA||1. října 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(842) Kerstin||1916 AM|| align=right|10,8|| align=right|3,231|| align=right|0,128|| align=right|14,60|| align=right|5,808||MBA||1. října 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(843) Nicolaia||1916 AN|| align=right|13,6|| align=right|2,280|| align=right|0,209|| align=right|8,00|| align=right|3,441||MBA||30. září 1916||Bergedorf||H. Thiele
|-
|(844) Leontina||1916 AP|| align=right|9,4|| align=right|3,203|| align=right|0,071|| align=right|8,79|| align=right|5,732||MBA||1. října 1916||Vídeň||J. Rheden
|-
|(845) Naëma||1916 AS|| align=right|9,7|| align=right|2,940|| align=right|0,064|| align=right|12,63|| align=right|5,039||MBA||16. listopadu 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(846) Lipperta||1916 AT|| align=right|10,26|| align=right|3,121|| align=right|0,188|| align=right|00,27|| align=right|5,514||MBA||26. listopadu 1916||Bergedorf||K. Gyllenberg
|-
|(847) Agnia||1915 XX|| align=right|10,29|| align=right|2,783|| align=right|0,095|| align=right|2,48|| align=right|4,642||MBA||2. září 1915||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(848) Inna||1915 XS|| align=right|10,9|| align=right|3,102|| align=right|0,173|| align=right|1,05|| align=right|5,464||MBA||5. září 1915||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(849) Ara||1912 NY|| align=right|8,10|| align=right|3,156|| align=right|0,196|| align=right|19,49|| align=right|5,605||MBA||9. února 1912||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(850) Altona||1916 S24|| align=right|9,6|| align=right|2,999|| align=right|0,128|| align=right|15,49|| align=right|5,193||MBA||27. března 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(851) Zeissia||1916 S26|| align=right|11,62|| align=right|2,229|| align=right|0,091|| align=right|2,40|| align=right|3,328||MBA||2. dubna 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(852) Wladilena||1916 S27|| align=right|9,9|| align=right|2,363|| align=right|0,275|| align=right|23,04|| align=right|3,631||MBA||2. dubna 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(853) Nansenia||1916 S28|| align=right|11,67|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|9,22|| align=right|3,517||MBA||2. dubna 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(854) Frostia||1916 S29|| align=right|12,1|| align=right|2,369|| align=right|0,174|| align=right|6,10|| align=right|3,645||MBA BIN||3. dubna 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(855) Newcombia||1916 ZP|| align=right|11,8|| align=right|2,362|| align=right|0,179|| align=right|10,91|| align=right|3,629||MBA||3. dubna 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(856) Backlunda||1916 S30|| align=right|10,69|| align=right|2,436|| align=right|0,119|| align=right|14,31|| align=right|3,802||MBA||3. dubna 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(857) Glasenappia||1916 S33|| align=right|11,32|| align=right|2,191|| align=right|0,089|| align=right|5,30|| align=right|3,242||MBA||6. dubna 1916||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(858) El Djezaïr||1916 a|| align=right|10,0|| align=right|2,810|| align=right|0,104|| align=right|8,89|| align=right|4,709||MBA||26. května 1916||Alžír||F. Sy
|-
|(859) Bouzaréah||1916 c|| align=right|9,6|| align=right|3,236|| align=right|0,104|| align=right|13,55|| align=right|5,821||MBA||2. října 1916||Alžír||F. Sy
|-
|(860) Ursina||1917 BD|| align=right|10,26|| align=right|2,795|| align=right|0,110|| align=right|13,32|| align=right|4,672||MBA||22. ledna 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(861) Aïda||1917 BE|| align=right|9,6|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|8,06|| align=right|5,559||MBA||22. ledna 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(862) Franzia||1917 BF|| align=right|10,6|| align=right|2,803|| align=right|0,083|| align=right|13,90|| align=right|4,693||MBA||28. ledna 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(863) Benkoela||1917 BH|| align=right|9,02|| align=right|3,201|| align=right|0,037|| align=right|25,40|| align=right|5,725||MBA||9. února 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(864) Aase||A921 SB|| align=right|12,87|| align=right|2,209|| align=right|0,190|| align=right|5,45|| align=right|3,283||MBA||30. září 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(865) Zubaida||1917 BO|| align=right|11,9|| align=right|2,418|| align=right|0,195|| align=right|13,32|| align=right|3,760||MBA||15. února 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(866) Fatme||1917 BQ|| align=right|9,2|| align=right|3,124|| align=right|0,061|| align=right|8,65|| align=right|5,519||MBA||25. února 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(867) Kovacia||1917 BS|| align=right|11,3|| align=right|3,063|| align=right|0,133|| align=right|5,99|| align=right|5,360||MBA||25. února 1917||Vídeň||J. Palisa
|-
|(868) Lova||1917 BU|| align=right|10,22|| align=right|2,706|| align=right|0,148|| align=right|5,83|| align=right|4,451||MBA||26. dubna 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(869) Mellena||1917 BV|| align=right|12,4|| align=right|2,693|| align=right|0,216|| align=right|7,84|| align=right|4,417||MBA||9. května 1917||Bergedorf||R. Schorr
|-
|(870) Manto||1917 BX|| align=right|13,1|| align=right|2,322|| align=right|0,266|| align=right|6,20|| align=right|3,538||MBA||12. května 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(871) Amneris||1917 BY|| align=right|12,1|| align=right|2,222|| align=right|0,120|| align=right|4,26|| align=right|3,312||MBA||14. května 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(872) Holda||1917 BZ|| align=right|9,91|| align=right|2,732|| align=right|0,079|| align=right|7,37|| align=right|4,515||MBA||21. května 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(873) Mechthild||1917 CA|| align=right|11,49|| align=right|2,626|| align=right|0,151|| align=right|5,27|| align=right|4,255||MBA||21. května 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(874) Rotraut||1917 CC|| align=right|10,0|| align=right|3,154|| align=right|0,077|| align=right|11,16|| align=right|5,602||MBA||25. května 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(875) Nymphe||1917 CF|| align=right|11,5|| align=right|2,553|| align=right|0,151|| align=right|14,59|| align=right|4,078||MBA||19. května 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(876) Scott||1917 CH|| align=right|10,89|| align=right|3,012|| align=right|0,108|| align=right|11,34|| align=right|5,228||MBA||20. června 1917||Vídeň||J. Palisa
|-
|(877) Walküre||1915 S7|| align=right|10,71|| align=right|2,487|| align=right|0,161|| align=right|4,26|| align=right|3,921||MBA||13. září 1915||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(878) Mildred||1916 f|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,226|| align=right|2,06|| align=right|3,630||MBA||6. září 1916||Mount Wilson||S. B. Nicholson
|-
|(879) Ricarda||1917 CJ|| align=right|11,9|| align=right|2,531|| align=right|0,155|| align=right|13,69|| align=right|4,027||MBA||22. července 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(880) Herba||1917 CK|| align=right|11,46|| align=right|3,001|| align=right|0,322|| align=right|15,14|| align=right|5,199||MBA||22. července 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(881) Athene||1917 CL|| align=right|10,3|| align=right|2,614|| align=right|0,206|| align=right|14,19|| align=right|4,224||MBA||22. července 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(882) Swetlana||1917 CM|| align=right|10,5|| align=right|3,131|| align=right|0,263|| align=right|6,12|| align=right|5,538||MBA||15. srpna 1917||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(883) Matterania||1917 CP|| align=right|12,59|| align=right|2,238|| align=right|0,200|| align=right|4,72|| align=right|3,348||MBA||14. září 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(884) Priamus||1917 CQ|| align=right|8,81|| align=right|5,163|| align=right|0,122|| align=right|8,93|| align=right|11,73||JUT||22. září 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(885) Ulrike||1917 CX|| align=right|10,7|| align=right|3,092|| align=right|0,189|| align=right|3,31|| align=right|5,435||MBA||23. září 1917||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(886) Washingtonia||1917 b|| align=right|8,7|| align=right|3,181|| align=right|0,264|| align=right|16,84|| align=right|5,672||MBA||16. listopadu 1917||Washington||G. H. Peters
|-
|(887) Alinda||1918 DB|| align=right|13,76|| align=right|2,487|| align=right|0,564|| align=right|9,31|| align=right|3,921||AMR||3. ledna 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(888) Parysatis||1918 DC|| align=right|9,51|| align=right|2,709|| align=right|0,195|| align=right|13,86|| align=right|4,458||MBA||2. února 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(889) Erynia||1918 DG|| align=right|11,1|| align=right|2,447|| align=right|0,205|| align=right|8,09|| align=right|3,827||MBA||5. března 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(890) Waltraut||1918 DK|| align=right|10,78|| align=right|3,025|| align=right|0,054|| align=right|10,86|| align=right|5,262||MBA||11. března 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(891) Gunhild||1918 DQ|| align=right|9,9|| align=right|2,860|| align=right|0,028|| align=right|13,55|| align=right|4,836||MBA||17. května 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(892) Seeligeria||1918 DR|| align=right|9,5|| align=right|3,230|| align=right|0,099|| align=right|21,32|| align=right|5,803||MBA||31. května 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(893) Leopoldina||1918 DS|| align=right|9,47|| align=right|3,050|| align=right|0,151|| align=right|17,03|| align=right|5,325||MBA||31. května 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(894) Erda||1918 DT|| align=right|9,4|| align=right|3,119|| align=right|0,117|| align=right|12,71|| align=right|5,506||MBA||4. června 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(895) Helio||1918 DU|| align=right|8,3|| align=right|3,202|| align=right|0,148|| align=right|26,07|| align=right|5,729||MBA||11. července 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(896) Sphinx||1918 DV|| align=right|11,8|| align=right|2,286|| align=right|0,164|| align=right|8,20|| align=right|3,455||MBA||1. srpna 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(897) Lysistrata||1918 DZ|| align=right|10,37|| align=right|2,541|| align=right|0,095|| align=right|14,33|| align=right|4,051||MBA||3. srpna 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(898) Hildegard||1918 EA|| align=right|12,0|| align=right|2,726|| align=right|0,375|| align=right|10,11|| align=right|4,500||MBA||3. srpna 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(899) Jokaste||1918 EB|| align=right|10,14|| align=right|2,914|| align=right|0,198|| align=right|12,45|| align=right|4,973||MBA||3. srpna 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(900) Rosalinde||1918 EC|| align=right|11,74|| align=right|2,474|| align=right|0,163|| align=right|11,57|| align=right|3,890||MBA||10. srpna 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(901) Brunsia||1918 EE|| align=right|11,35|| align=right|2,224|| align=right|0,222|| align=right|3,45|| align=right|3,317||MBA||30. srpna 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(902) Probitas||1918 EJ|| align=right|12,3|| align=right|2,447|| align=right|0,179|| align=right|6,35|| align=right|3,826||MBA||3. září 1918||Vídeň||J. Palisa
|-
|(903) Nealley||1918 EM|| align=right|9,8|| align=right|3,241|| align=right|0,039|| align=right|11,76|| align=right|5,833||MBA||13. září 1918||Vídeň||J. Palisa
|-
|(904) Rockefellia||1918 EO|| align=right|9,9|| align=right|2,992|| align=right|0,093|| align=right|15,18|| align=right|5,174||MBA||29. října 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(905) Universitas||1918 ES|| align=right|11,59|| align=right|2,217|| align=right|0,153|| align=right|5,33|| align=right|3,301||MBA||30. října 1918||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(906) Repsolda||1918 ET|| align=right|9,5|| align=right|2,895|| align=right|0,081|| align=right|11,81|| align=right|4,925||MBA||30. října 1918||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(907) Rhoda||1918 EU|| align=right|9,76|| align=right|2,798|| align=right|0,164|| align=right|19,58|| align=right|4,679||MBA||12. listopadu 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(908) Buda||1918 EX|| align=right|10,69|| align=right|2,474|| align=right|0,148|| align=right|13,40|| align=right|3,891||MBA||30. listopadu 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(909) Ulla||1919 FA|| align=right|8,95|| align=right|3,540|| align=right|0,100|| align=right|18,76|| align=right|6,660||MBA||7. února 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(910) Anneliese||1919 FB|| align=right|10,3|| align=right|2,924|| align=right|0,155|| align=right|9,26|| align=right|4,999||MBA||1. března 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(911) Agamemnon||1919 FD|| align=right|7,89|| align=right|5,253|| align=right|0,066|| align=right|21,79|| align=right|12,04||JUT||19. března 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(912) Maritima||1919 FJ|| align=right|8,4|| align=right|3,131|| align=right|0,182|| align=right|18,29|| align=right|5,540||MBA||27. dubna 1919||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(913) Otila||1919 FL|| align=right|11,9|| align=right|2,198|| align=right|0,171|| align=right|5,81|| align=right|3,258||MBA||19. května 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(914) Palisana||1919 FN|| align=right|8,76|| align=right|2,458|| align=right|0,214|| align=right|25,23|| align=right|3,853||MBA||4. července 1919||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(915) Cosette||1918 b|| align=right|11,7|| align=right|2,228|| align=right|0,140|| align=right|5,56|| align=right|3,326||MBA||14. prosince 1918||Alžír||F. Gonnessiat
|-
|(916) America||1915 S1|| align=right|11,2|| align=right|2,365|| align=right|0,236|| align=right|11,10|| align=right|3,637||MBA||7. srpna 1915||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(917) Lyka||1915 S4|| align=right|11,0|| align=right|2,382|| align=right|0,202|| align=right|5,14|| align=right|3,676||MBA||5. září 1915||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(918) Itha||1919 FR|| align=right|10,7|| align=right|2,868|| align=right|0,186|| align=right|12,06|| align=right|4,856||MBA||22. srpna 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(919) Ilsebill||1918 EQ|| align=right|11,3|| align=right|2,772|| align=right|0,087|| align=right|8,16|| align=right|4,616||MBA||30. října 1918||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(920) Rogeria||1919 FT|| align=right|11,19|| align=right|2,623|| align=right|0,105|| align=right|11,59|| align=right|4,247||MBA||1. září 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(921) Jovita||1919 FV|| align=right|10,6|| align=right|3,182|| align=right|0,177|| align=right|16,30|| align=right|5,675||MBA||4. září 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(922) Schlutia||1919 FW|| align=right|11,7|| align=right|2,691|| align=right|0,192|| align=right|7,31|| align=right|4,413||MBA||18. září 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(923) Herluga||1919 GB|| align=right|11,5|| align=right|2,616|| align=right|0,197|| align=right|14,51|| align=right|4,229||MBA||30. září 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(924) Toni||1919 GC|| align=right|9,37|| align=right|2,936|| align=right|0,160|| align=right|9,00|| align=right|5,030||MBA||20. října 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(925) Alphonsina||1920 GM|| align=right|8,33|| align=right|2,700|| align=right|0,082|| align=right|21,07|| align=right|4,437||MBA||13. ledna 1920||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(926) Imhilde||1920 GN|| align=right|10,3|| align=right|2,992|| align=right|0,175|| align=right|16,27|| align=right|5,175||MBA||15. února 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(927) Ratisbona||1920 GO|| align=right|9,54|| align=right|3,232|| align=right|0,081|| align=right|14,52|| align=right|5,810||MBA||16. února 1920||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(928) Hildrun||1920 GP|| align=right|10,1|| align=right|3,132|| align=right|0,152|| align=right|17,65|| align=right|5,543||MBA||23. února 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(929) Algunde||1920 GR|| align=right|12,1|| align=right|2,239|| align=right|0,114|| align=right|3,92|| align=right|3,350||MBA||10. března 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(930) Westphalia||1920 GS|| align=right|11,4|| align=right|2,432|| align=right|0,144|| align=right|15,32|| align=right|3,792||MBA||10. března 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|(931) Whittemora||1920 GU|| align=right|9,26|| align=right|3,190|| align=right|0,222|| align=right|11,42|| align=right|5,697||MBA||19. března 1920||Alžír||F. Gonnessiat
|-
|(932) Hooveria||1920 GV|| align=right|10,00|| align=right|2,420|| align=right|0,091|| align=right|8,14|| align=right|3,764||MBA||23. března 1920||Vídeň||J. Palisa
|-
|(933) Susi||1927 CH|| align=right|11,8|| align=right|2,370|| align=right|0,164|| align=right|5,54|| align=right|3,647||MBA||10. února 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(934) Thüringia||1920 HK|| align=right|10,3|| align=right|2,751|| align=right|0,218|| align=right|14,07|| align=right|4,561||MBA||15. srpna 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|(935) Clivia||1920 HM|| align=right|12,9|| align=right|2,219|| align=right|0,147|| align=right|4,03|| align=right|3,305||MBA||7. září 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(936) Kunigunde||1920 HN|| align=right|10,0|| align=right|3,129|| align=right|0,179|| align=right|2,38|| align=right|5,535||MBA||8. září 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(937) Bethgea||1920 HO|| align=right|11,83|| align=right|2,232|| align=right|0,219|| align=right|3,70|| align=right|3,334||MBA||12. září 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(938) Chlosinde||1920 HQ|| align=right|10,8|| align=right|3,153|| align=right|0,194|| align=right|2,67|| align=right|5,597||MBA||9. září 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(939) Isberga||1920 HR|| align=right|12,14|| align=right|2,247|| align=right|0,178|| align=right|2,59|| align=right|3,368||MBA||4. října 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(940) Kordula||1920 HT|| align=right|9,55|| align=right|3,360|| align=right|0,178|| align=right|6,22|| align=right|6,157||MBA||10. října 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(941) Murray||1920 HV|| align=right|11,55|| align=right|2,784|| align=right|0,197|| align=right|6,64|| align=right|4,645||MBA||10. října 1920||Vídeň||J. Palisa
|-
|(942) Romilda||1920 HW|| align=right|10,3|| align=right|3,153|| align=right|0,176|| align=right|10,59|| align=right|5,598||MBA||11. října 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(943) Begonia||1920 HX|| align=right|9,77|| align=right|3,125|| align=right|0,208|| align=right|12,09|| align=right|5,524||MBA||20. října 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(944) Hidalgo||1920 HZ|| align=right|10,77|| align=right|5,750|| align=right|0,661|| align=right|42,57|| align=right|13,79||XXX||31. října 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|(945) Barcelona||1921 JB|| align=right|10,13|| align=right|2,638|| align=right|0,163|| align=right|32,85|| align=right|4,284||MBA||3. února 1921||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(946) Poësia||1921 JC|| align=right|10,42|| align=right|3,118|| align=right|0,143|| align=right|1,44|| align=right|5,504||MBA||11. února 1921||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(947) Monterosa||1921 JD|| align=right|9,8|| align=right|2,751|| align=right|0,251|| align=right|6,71|| align=right|4,563||MBA||8. února 1921||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(948) Jucunda||1921 JE|| align=right|11,3|| align=right|3,036|| align=right|0,161|| align=right|8,66|| align=right|5,289||MBA||3. března 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(949) Hel||1921 JK|| align=right|9,7|| align=right|2,996|| align=right|0,200|| align=right|10,70|| align=right|5,186||MBA||11. března 1921||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(950) Ahrensa||1921 JP|| align=right|11,6|| align=right|2,372|| align=right|0,159|| align=right|23,47|| align=right|3,653||MBA||1. dubna 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(951) Gaspra||1916 S45|| align=right|11,46|| align=right|2,210|| align=right|0,175|| align=right|4,11|| align=right|3,285||MBA||30. července 1916||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(952) Caia||1916 S61|| align=right|9,2|| align=right|2,983|| align=right|0,251|| align=right|10,06|| align=right|5,152||MBA||27. října 1916||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(953) Painleva||1921 JT|| align=right|10,3|| align=right|2,790|| align=right|0,187|| align=right|8,67|| align=right|4,659||MBA||29. dubna 1921||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(954) Li||1921 JU|| align=right|9,94|| align=right|3,138|| align=right|0,167|| align=right|1,17|| align=right|5,558||MBA||4. srpna 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(955) Alstede||1921 JV|| align=right|11,1|| align=right|2,596|| align=right|0,290|| align=right|10,69|| align=right|4,182||MBA||5. srpna 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(956) Elisa||1921 JW|| align=right|12,6|| align=right|2,299|| align=right|0,205|| align=right|5,97|| align=right|3,485||MBA||8. srpna 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(957) Camelia||1921 JX|| align=right|9,7|| align=right|2,919|| align=right|0,086|| align=right|14,78|| align=right|4,985||MBA||7. září 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(958) Asplinda||1921 KC|| align=right|10,71|| align=right|3,982|| align=right|0,185|| align=right|5,64|| align=right|7,944||HLD||28. září 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(959) Arne||1921 KF|| align=right|10,2|| align=right|3,185|| align=right|0,215|| align=right|4,50|| align=right|5,684||MBA||30. září 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(960) Birgit||1921 KH|| align=right|12,9|| align=right|2,249|| align=right|0,166|| align=right|3,03|| align=right|3,372||MBA||1. října 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(961) Gunnie||1921 KM|| align=right|11,3|| align=right|2,694|| align=right|0,094|| align=right|10,99|| align=right|4,420||MBA||10. října 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(962) Aslög||1921 KP|| align=right|11,52|| align=right|2,906|| align=right|0,102|| align=right|2,61|| align=right|4,952||MBA||25. října 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(963) Iduberga||1921 KR|| align=right|12,49|| align=right|2,248|| align=right|0,138|| align=right|7,99|| align=right|3,370||MBA||26. října 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(964) Subamara||1921 KS|| align=right|10,9|| align=right|3,051|| align=right|0,118|| align=right|9,06|| align=right|5,328||MBA||27. října 1921||Vídeň||J. Palisa
|-
|(965) Angelica||1921 KT|| align=right|9,8|| align=right|3,147|| align=right|0,287|| align=right|21,48|| align=right|5,583||MBA||4. listopadu 1921||La Plata||J. Hartmann
|-
|(966) Muschi||1921 KU|| align=right|9,91|| align=right|2,721|| align=right|0,128|| align=right|14,40|| align=right|4,488||MBA||9. listopadu 1921||Bergedorf||W. Baade
|-
|(967) Helionape||1921 KV|| align=right|12,1|| align=right|2,226|| align=right|0,169|| align=right|5,42|| align=right|3,320||MBA||9. listopadu 1921||Bergedorf||W. Baade
|-
|(968) Petunia||1921 KW|| align=right|10,01|| align=right|2,869|| align=right|0,135|| align=right|11,60|| align=right|4,858||MBA||24. listopadu 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(969) Leocadia||1921 KZ|| align=right|12,57|| align=right|2,463|| align=right|0,205|| align=right|2,30|| align=right|3,864||MBA||5. listopadu 1921||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(970) Primula||1921 LB|| align=right|12,4|| align=right|2,563|| align=right|0,271|| align=right|5,03|| align=right|4,102||MBA||29. listopadu 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(971) Alsatia||1921 LF|| align=right|10,05|| align=right|2,640|| align=right|0,162|| align=right|13,78|| align=right|4,290||MBA||23. listopadu 1921||Nice||A. Schaumasse
|-
|(972) Cohnia||1922 LK|| align=right|9,5|| align=right|3,061|| align=right|0,232|| align=right|8,36|| align=right|5,355||MBA||18. ledna 1922||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(973) Aralia||1922 LR|| align=right|9,6|| align=right|3,214|| align=right|0,110|| align=right|15,82|| align=right|5,760||MBA||18. března 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(974) Lioba||1922 LS|| align=right|10,30|| align=right|2,534|| align=right|0,112|| align=right|5,47|| align=right|4,032||MBA||18. března 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(975) Perseverantia||1922 LT|| align=right|10,41|| align=right|2,834|| align=right|0,036|| align=right|2,56|| align=right|4,771||MBA||27. března 1922||Vídeň||J. Palisa
|-
|(976) Benjamina||1922 LU|| align=right|9,22|| align=right|3,207|| align=right|0,096|| align=right|7,66|| align=right|5,743||MBA||27. března 1922||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(977) Philippa||1922 LV|| align=right|9,67|| align=right|3,116|| align=right|0,030|| align=right|15,21|| align=right|5,498||MBA||6. dubna 1922||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(978) Aidamina||1922 LY|| align=right|9,73|| align=right|3,193|| align=right|0,238|| align=right|21,67|| align=right|5,705||MBA||18. května 1922||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(979) Ilsewa||1922 MC|| align=right|9,8|| align=right|3,160|| align=right|0,134|| align=right|10,11|| align=right|5,615||MBA||29. června 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(980) Anacostia||1921 W19|| align=right|7,85|| align=right|2,743|| align=right|0,201|| align=right|15,88|| align=right|4,543||MBA||21. listopadu 1921||Washington||G. H. Peters
|-
|(981) Martina||1917 S92|| align=right|10,57|| align=right|3,095|| align=right|0,204|| align=right|2,07|| align=right|5,444||MBA||23. září 1917||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(982) Franklina||1922 MD|| align=right|9,9|| align=right|3,069|| align=right|0,234|| align=right|13,66|| align=right|5,375||MBA||21. května 1922||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(983) Gunila||1922 ME|| align=right|9,58|| align=right|3,158|| align=right|0,098|| align=right|14,88|| align=right|5,611||MBA||30. července 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(984) Gretia||1922 MH|| align=right|9,03|| align=right|2,806|| align=right|0,196|| align=right|9,09|| align=right|4,700||MBA||27. srpna 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(985) Rosina||1922 MO|| align=right|12,7|| align=right|2,300|| align=right|0,277|| align=right|4,06|| align=right|3,488||MBA||14. října 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(986) Amelia||1922 MQ|| align=right|9,4|| align=right|3,140|| align=right|0,199|| align=right|14,80|| align=right|5,562||MBA||19. října 1922||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(987) Wallia||1922 MR|| align=right|9,3|| align=right|3,150|| align=right|0,230|| align=right|8,89|| align=right|5,589||MBA||23. října 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(988) Appella||1922 MT|| align=right|11,2|| align=right|3,148|| align=right|0,232|| align=right|1,58|| align=right|5,585||MBA||10. listopadu 1922||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(989) Schwassmannia||1922 MW|| align=right|11,8|| align=right|2,658|| align=right|0,253|| align=right|14,73|| align=right|4,333||MBA||18. listopadu 1922||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(990) Yerkes||1922 MZ|| align=right|11,5|| align=right|2,669|| align=right|0,217|| align=right|8,78|| align=right|4,359||MBA||23. listopadu 1922||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(991) McDonalda||1922 NB|| align=right|11,12|| align=right|3,150|| align=right|0,150|| align=right|2,08|| align=right|5,591||MBA||24. října 1922||Williams Bay||O. Struve
|-
|(992) Swasey||1922 ND|| align=right|10,8|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|10,88|| align=right|5,259||MBA||14. listopadu 1922||Williams Bay||O. Struve
|-
|(993) Moultona||1923 NJ|| align=right|11,8|| align=right|2,862|| align=right|0,045|| align=right|1,78|| align=right|4,841||MBA||12. ledna 1923||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(994) Otthild||1923 NL|| align=right|10,30|| align=right|2,530|| align=right|0,117|| align=right|15,40|| align=right|4,024||MBA||18. března 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(995) Sternberga||1923 NP|| align=right|10,3|| align=right|2,615|| align=right|0,168|| align=right|13,07|| align=right|4,228||MBA||8. června 1923||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(996) Hilaritas||1923 NM|| align=right|10,88|| align=right|3,090|| align=right|0,140|| align=right|00,67|| align=right|5,430||MBA||21. března 1923||Vídeň||J. Palisa
|-
|(997) Priska||1923 NR|| align=right|12,0|| align=right|2,671|| align=right|0,180|| align=right|10,49|| align=right|4,365||MBA||12. července 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(998) Bodea||1923 NU|| align=right|11,9|| align=right|3,124|| align=right|0,208|| align=right|15,48|| align=right|5,522||MBA||6. srpna 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(999) Zachia||1923 NW|| align=right|11,1|| align=right|2,612|| align=right|0,216|| align=right|9,77|| align=right|4,222||MBA||9. srpna 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1000) Piazzia||1923 NZ|| align=right|9,6|| align=right|3,177|| align=right|0,255|| align=right|20,56|| align=right|5,662||MBA||12. srpna 1923||Heidelberg||K. Reinmuth

|}

Poznámky 
Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
BIN – binární planetka,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu;
TRI – ternární planetaka (se 2 měsíci).

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek